Cette page présente les personnages du manga Black Butler.

Personnages principaux

Vrai nom : diable  Deuxième nom :Sebastian Michaelis 

Date de naissance ( vie de diable : le 5 janvier 
Maître : Ciel Phantomhive 
Sebastian Mickaelis est un démon qui a conclu un pacte avec le Comte Ciel Phantomhive et est devenu son majordome personnel. Il est le personnage principal (malgré le genre du manga) et l'histoire se raconte à travers le contrat passé avec Ciel. Même si l'information n'est (pour l'instant) pas exploitée dans le manga, son nom est celui d'un célèbre inquisiteur français du XVIIe siècle,  

Histoire
En échange de son âme, Sebastian lui offre son aide et son pouvoir pour venger sa famille. Afin d'être le plus efficace, le sceau du pacte est posé sur l’œil droit de Ciel car plus le sceau est visible, plus le champ d'application du pacte est fort, de même que le lien entre le démon et le contractant. Sebastian, quant à lui, porte le sceau sur le dos de sa main gauche mais il est généralement caché sous son gant. Après avoir sauvé Ciel de ses ravisseurs, il promet trois choses : sa protection et son service jusqu'à ce que le garçon ait obtenu sa vengeance, une parfaite obéissance à tous ses ordres, et de ne jamais lui mentir. Ciel lui donne alors son nom : Sebastian, celui de son chien. Devant les tombes de ses parents, près des ruines du manoir Phantomhive, ce fut la première et la dernière fois que Sebastian entendit Ciel appeler ses parents de cette manière. En une soirée, Sebastian rénove le manoir car, selon lui, un Comte doit vivre dans une belle demeure. Sebastian n’est motivé que par l'idée de son repas et l'envie de tuer son ennui. Il croit que l'enfant est "mou et fragile", mais se rend vite compte que Ciel est . D'ailleurs ces deux facettes de Ciel lui plaisent beaucoup. Après la reconstruction du manoir, l’entraînement de Sebastian pour devenir le meilleur des majordomes commence. Le démon n'a aucune connaissance de la condition humaine. Son nouveau maître exige qu'il utilise des méthodes  pour ses tâches et le diable obtempère, malgré ses plaintes. Étant très jeune, Ciel doit encore beaucoup apprendre du vaste monde. Sebastian se montre très strict avec lui dans son apprentissage de langues et comportement en société, tandis que Ciel se venge de la même manière lorsqu’il lui apprend à être un majordome. Cela instaure la "base" de la relation entre Ciel et son diable.

Ses compétences
Sebastian apparaît comme le plus parfait des majordomes. En plus d'être extrêmement beau il est excellent cuisinier, cultivé, très habile et il allie avec brio élégance et talent. Il dit souvent que, étant le majordome de la famille Phantomhive, il se doit de pouvoir tout faire. Sebastian plait aux femmes et se sert de cet atout pour avoir des informations. De temps en temps, il complimente indirectement son Maître sous forme de taquinerie ( : Ciel est à ce moment-là travesti). Ses activités s'étendent également à la surveillance des trois autres domestiques de la maison, dont la maladresse occasionne des dégâts. Sebastian passe beaucoup de temps à leur apprendre à comment faire leur travail. Malgré leur incompétence comme domestiques, Finnian, Bard et May Linn servent également de protecteurs au manoir, car ce sont de bons combattants. Sebastian est aussi le garde du corps de Ciel, le protégeant de tous ceux qui s’en prendraient à lui. Selon leur pacte, il doit placer la sécurité de Ciel au-dessus de tout et prend son rôle à cœur. Il se plie à toutes ses volontés et semble même parfois pouvoir prévoir ce que son maître pourrait lui demander. Sebastian se décrit souvent lui-même comme un  (version française) ou  (trad. litt. de la version japonaise). Une de ses phrases préférées lorsqu'il s'adresse à Ciel est  ( trad. en français). C’est une formule qu'il emploie toujours en dernière réponse, quand Ciel lui donne un ordre qui devient alors obligatoire pour lui. Sebastian a d'autres compétences : il parle très bien le français et le latin, qu’il apprend à Ciel, ainsi que l'allemand. Il apprend également à Ciel comment se comporter en société lorsqu’il doit se déguiser en Lady pour approcher le Vicomte.

Mais il adore être sarcastique avec lui en se moquant de façon implicite de sa petite taille et du fait qu'il soit très jeune. Cependant, lors de rares et critiques moments, Sebastian semble s’inquiéter pour Ciel, notamment lorsqu’il découvre son asthme sévère durant l'arc . Cette inquiétude découle cependant du fait que Sebastian soit en partie responsable du mal de Ciel, puisqu'il a libéré des serpents alors qu'il savait pertinemment que Ciel enquêtait encore, juste pour jouer avec lui (Ciel ayant mal formulé son ordre). Il ne voit les humains qu'en tant que sauterelles, des insectes dont il peut se nourrir et qui sont dépourvus d'intérêt. Il les trouve cependant fascinants de par leur facilité à être égoïstes ou lorsqu’ils font preuve d’actes typiquement humains. Ceci le pousse donc à être extrêmement fasciné par l’âme de Ciel, à la fois lumineuse et ténébreuse de par son côté enfant torturé. Il apparaît alors comme dépendant de cette âme, qu’il cultive afin qu’elle soit la plus délicieuse de toutes.

Chose étrange qui pose un problème à Ciel (car il en est allergique) : Sebastian a un énorme faible pour les félins car il n'y en a pas dans son monde et s'arrête toujours quand il en voit un pour l'admirer. Il cache d’ailleurs beaucoup de chats dans son armoire pour que Ciel ne les trouve pas. En revanche, il a horreur des chiens (le fait qu'il serve le chien de la Reine est donc assez ironique).

On sait peu de choses sur la véritable forme démoniaque de Sebastian, bien que quelques indices aperçus lors du pacte nous soient donnés. Sous sa forme de démon, il est entouré de plumes noires, chaussé de chaussures à talons au bout recourbé et de gants, avec des mains griffues. Il prend également plusieurs formes d'animaux, allant tour à tour du serpent, au loup, en passant par le bouc et le corbeau et son pouvoir se manifeste par des traînées noirâtres. Il a également une apparence difforme, ayant de multitudes d'yeux sur des tentacules, bien que son apparence démoniaque ne soit toujours pas clarifiée, puisqu'il alterne également avec des attributs humains avant de passer le pacte.

Dans les chapitres bonus, Sebastian raconte aux membres du cirque la première fois où il s'est confronté à une dent de lait de Ciel. Voulant la lui enlever, il a énormément forcé dessus, provoquant la douleur de Ciel. On s'aperçoit que le démon est complètement saoul lorsqu'il raconte cette histoire, à cause de l'alcool servi par Joker. Il apparaît en tant que loup fidèle du Chaperon-Rouge (Ciel) dans le rêve de Conan Doyle, mais également en roi des glaces, où il assure que Ciel est venu de lui-même s'offrir à la malédiction.

La vérité sur ce mois éclate lorsque Ciel et Sebastian découvrent  inscrit sur un mur. Quand Ciel découvre les restes de la photographie, Sebastian lui assure qu'il ne lui a jamais menti, provoquant l'horreur de son maître. Ils se rendent au manoir et assistent avec stupeur à l'arrivée du véritable Ciel Phantomhive. Ce dernier demande alors à Sebastian comment il a pu lui « faire ça » ce « jour-là ». Sebastian confirme son identité à tout le monde et regarde son maître être acculé face à la révélation.

 Dans l’anime
Lorsque Ciel l'invoque dans le tout premier épisode, il apparaît dans une pluie de plumes blanches sous la forme d'un corbeau sur une branche d'arbre mort, ce qui laisse supposer que ce serait une autre de ses formes animales, notamment car un corbeau apparaît au moment où il doit dévorer l'âme de Ciel. Afin d’effectuer cela, Sebastian amène Ciel dans un endroit isolé et, retirant son gant pour faire apparaître sa marque, se penche vers le visage du garçon, tout faible mais complètement calme.

Durant l'épisode final, un doute plane sur l'identité de Sebastian. Ash, en voyant sa véritable apparence, le nomme entre deux flots d'injures "La Bête" et "Le Malin", des noms donnés au Diable lui-même. Le fait qu'il puisse tuer un ange si facilement laisse donc supposer que Sebastian est le Diable (supposition, l’anime diffère du manga). Cette théorie est renforcée par le terme "Malin" qu'utilise Sebastian pour désigner le Diable, plus tôt dans l'épisode, et le mot japonais qu’Ash utilise,  (悪魔) qui signifie Diable. La saison 2 contredit cette information, montrant que Sebastian à une puissance égale à celle d'un autre démon. Mais en sachant que la saison 2 est un anime "différent" qui crée de nombreuses contradictions avec la saison 1, on ne peut considérer cette seconde saison comme source valable d'information.

En effet, dans la deuxième saison, il ramène l'âme de son maître dans son corps car Ciel a perdu la mémoire donc toute la noirceur de son âme (c'est ce qui rendait son âme délicieuse) juste au moment où Sebastian s'apprêtait à la dévorer (ce qui l'a mis dans une colère noire). Son maître ayant perdu la mémoire et donc toute saveur, il fallait impérativement qu'il accomplisse une nouvelle vengeance. On constate alors quelle était la teneur réelle de l'attachement qu'avait Sebastian pour son « jeune maître ». À la fin de l'anime, il devient majordome à vie de Ciel, à la suite d'un cruel concours de circonstances.

Ciel Phantomhive 
 est un aristocrate anglais né le .

Il est âgé de 12 ans (13 ans à partir du chapitre 3) et est désormais l’héritier de la très populaire entreprise de jouets et friandises  ( dans la version originale), dont il est le fondateur ne pouvant à l'époque pas prétendre au titre de comte étant plus jeune que son frère né quelques minutes avant lui, fonder une compagnie de jouet (version original) était son rêve ce qui finira par se réaliser plus tôt que prévu à la suite de l'assassinat de sa famille et de tous les employés de la maison Phantomhive à l'exception de l'intendant Tanaka, survenu le jour de son dixième anniversaire. Réchappant tout juste de cette tragédie, Ciel se fait enlever par des satanistes qui veulent le sacrifier au Diable. Ils le torturent pendant un mois et lui gravent même une marque au fer rouge dans son dos, que Ciel tente par la suite de cacher. Dans le désespoir et un rejet total de Dieu, Ciel convoque un démon, qui lui offre son aide et son pouvoir jusqu’à ce qu’il se soit vengé des assassins de sa famille, en échange de son âme. Le signe de son contrat – un pentagramme – se trouve sur son œil droit, qu’il essaye toujours de dissimuler, généralement sous un cache-œil.

Après avoir sauvé Ciel, ce dernier fait promettre trois choses au démon : le protéger et ne jamais le trahir, obéir à tous ses ordres sans discuter et ne jamais lui mentir. Ciel lui donne alors le nom de Sebastian, en hommage à son chien. Sebastian l’emmène ensuite sur les ruines du manoir Phantomhive et le rénove car, selon lui, un Comte doit vivre dans une belle maison. À partir de là, l’entraînement de Sebastian pour devenir le meilleur des majordomes commence, et ce ne fut pas sans mal mais cela a construit dès le départ le ton de la relation entre Ciel et le démon. En effet, Sebastian se montre très strict avec Ciel dans son apprentissage de langues et comportement en société, tandis que Ciel se venge de la même manière lorsqu’il lui apprend à être un majordome. Sebastian choisit tous ses vêtements, donc Ciel est habillé selon ses goûts : il veille à ce qu'il soit à la mode des aristocrates et que les couleurs choisies le mettent en valeur (il exclut donc le rouge et le jaune, rajeunissant trop Ciel).
Un soir, lorsque Sebastian lui prépare un plat, cela rappelle à Ciel un souvenir du passé, qu'il partage avec son majordome. Sa mère était malade et Vincent a fait appel à Diedrich pour l'aider à lui préparer un plat, avec Ciel comme commis. Ciel précise qu'il a eu de la fièvre le lendemain et que la famille n'a pas pu aller faire du bateau. Il dit qu'il ne s'en souvient que parce que c'est la seule fois où il a vu un de ses parents cuisiner. Le fait que Sebastian lui dise de partager ce genre de souvenirs lui fait remarquer que cela est  pour le démon, puisque cela façonne son « esthétique » de majordome parfait de la famille Phantomhive.

À cause de ce qu’il a vécu, Ciel a un trouble de stress post-traumatique et ne le laisse ainsi jamais le toucher directement, et si jamais cela arrive, le jeune garçon pique alors une crise. Ciel ne montre pas d'attachement réel envers Sebastian. Dans la saison 1, l'épisode 9 montre cependant que Sebastian est l'être le plus cher à son cœur. Pourtant, Ciel affirme tout au long du manga qu'il le considère juste comme l’instrument de sa vengeance et sait qu’il ne le trahira jamais. De ce fait, il lui accorde une totale confiance, même s’il n’oublie jamais la vraie nature de son majordome. Cependant, lorsqu’il est pris de cauchemars concernant ce fameux jour, Ciel redevient ce garçon apeuré et demande à Sebastian de rester près de lui. C’est d’ailleurs cette balance entre innocence et ténèbres qui plaît tant au démon et pourquoi Ciel le fascine.

Malgré son jeune âge, Ciel est très perspicace, doté d’un sens logique hors du commun et est capable de diriger sa société lui-même. Cependant, c'est Tanaka, son tuteur légal, qui valide toutes les décisions prises par Ciel concernant l'entreprise. Comme il est très mature pour son âge, il éprouve un complexe face à sa taille, car elle ne correspond pas à sa maturité d'esprit. Cela explique aussi pourquoi il préfère mettre des chaussures à semelles compensées ou avec talons. Il s’énerve d’ailleurs souvent contre Sebastian quand celui-ci le taquine à ce sujet. Succédant ainsi à son père, il porte le titre de Comte et doit résoudre des affaires au nom de sa majesté Victoria du Royaume-Uni, se faisant par-là de temps à autre désigner de . En tant que chien de garde, Ciel n'est, en général, appelé que lorsqu'il y a déjà beaucoup trop de victimes dans une affaire, ou lorsque la police ne peut enquêter par manque de preuves. Il témoigne une énorme considération à sa souveraine, les moindres souhaits qu'elle lui adresse par courrier étant primordiaux. Ciel a peu d'amis et prend les autres pour des pions (il dit d’ailleurs : ). Sa vengeance, et donc sa vie à partir du pacte, est d'ailleurs souvent comparée à un jeu d'échecs (passe-temps qu'il affectionne tout particulièrement). En tant qu'aristocrate anglais, il apprécie beaucoup le thé et n'aime pas la nourriture épicée, mais est friand des desserts que lui concocte Sebastian. Il fait partie d'une famille très influente et redoutée, dont il participe activement à la réputation. Son nom de famille n'est pas négligeable (dans tous les sens du terme) et signifie littéralement . En effet, la lignée des Phantomhive est comme maudite. En désignant la bague qu'il porte au pouce gauche, un bijou de famille, le jeune Comte dira d'ailleurs qu'elle a entendu les derniers cris de souffrance de chacun des héritiers Phantomhive.

Il est fiancé depuis l’enfance avec Elizabeth de Midford, une Marquise qui est également sa cousine. Il ne montre pas explicitement ses sentiments envers elle, pourtant on s'aperçoit vite qu'il l'apprécie vraiment et qu'il veut la protéger à tout prix (que cela soit contre des êtres maléfiques ou même d'un ours lors d'une chasse, où il la protège avec son propre corps, ce qui lui vaudra des compliments de la part de Frances pour son courage). Également, il accepte l'offre du voyage sur le Campania uniquement pour lui faire plaisir, après avoir vu que son refus l'avait peinée. Elle et sa famille sont les seules personnes de son passé qui ne sont pas liées à des émotions douloureuses, ce serait même le contraire. Leur famille est donc la seule chose que Ciel peut encore perdre. Quand Ciel et Elizabeth étaient enfants, ils ont tous deux été entrainés à l'escrime par la mère d’Elizabeth. À la fin d'une leçon avec sa tante, Ciel confie à Lizzy qu'il la trouve effrayante à cause de sa force et ajoute qu'il est heureux que Lizzy devienne sa femme (sous-entendu, qu'elle est douce et docile). De peur de se faire haïr par Ciel à son tour, Lizzy décide d'arrêter l'escrime et de devenir une femme que Ciel pourra protéger. Depuis son retour, Ciel reste distant avec elle, même s’il essaie toujours de lui faire plaisir, finalement. Bien qu’au début ennuyé, il ne la rejette pas lorsqu’elle l’enlace et il devient souvent lui-même embarrassé par la suite. Il est également gêné lorsqu’il la voit pleurer, souvent car elle n’a pas réussi à lui faire plaisir, et il se radoucit immédiatement, prenant soin d’elle. Durant l’affaire du , Ciel fait tout ce qui est en son pouvoir pour sauver Lizzy du danger des zombies, quitte à se mettre lui-même en danger. Lorsqu’elle est menacée de rester enfermée et de se noyer, Ciel préfère rester avec qu’elle que de se mettre à l’abri et lui dit . Il est alors stupéfait du cran d’Elizabeth lorsqu’elle combat les zombies. Quand elle lui demande en pleurs s’il ne la déteste pas car étant une femme forte, Ciel ne peut terminer sa phrase par gène, mais il débute en disant , avant de devenir tout rouge. Lorsque cette histoire de zombies est terminée, Elizabeth organise une chasse à l’œuf durant Pâques. Pour la première fois, elle confectionne son propre œuf qu’elle met comme prix durant la chasse : la première équipe à le trouver le garde et remporte le jeu. Déclarant à Ciel qu’elle espère que ce soit lui qui le trouve, elle se réjouit lorsqu’il finit par le lui rapporter, après une longue bataille contre les autres et notamment Edward. On peut voir que Ciel, même s’il essaie de montrer le contraire, est sensible à la joie d’Elizabeth et à son amour pour lui. Lorsqu’il vient en lui rapportant l’œuf, elle lui dit : , et Ciel répond  avec un sourire sincère.

Son comportement envers les autres est pris pour de l'indifférence, alors que Ciel ne l’est qu'en apparence. Il sait faire preuve de compassion (il méprise un inspecteur de Scotland Yard, sans doute pour sa trop grande gentillesse et naïveté envers les autres, sans pour autant le détester, mais quand ce dernier meurt dans l'anime, Ciel dit calmement : ) et a aussi parfois un comportement bizarre le prouvant (lors de l'enterrement de sa tante, il fait irruption dans la salle avec une robe rouge, puis la dépose sur son corps en disant : ). Ciel parle très bien le français et comprend le latin grâce à Sebastian. Il est aussi allergique aux chats et interdit à son majordome de l’approcher s’il y en a. Il refuse donc d’en avoir au manoir, bien que cette décision soit avant tout guidée par sa volonté de ne pas faire ce plaisir à Sebastian. Il a également beaucoup souffert lors de son apprentissage des bonnes manières lorsqu’il devait s’infiltrer en tant que fille à une fête pour rencontrer le Vicomte de Druitt. Bien qu'il n'utilise son pistolet qu'à de rares occasions, il en garde cependant un sous son oreiller. À cause du cache sur son œil, Ciel a développé un problème pour évaluer les distances.

Pour mener son enquête sur la disparition d’enfants, Ciel s’infiltre dans le  en prenant le nom de Finnian et passe des essais pour être pris comme membre de la troupe. On lui donne alors le nom de  (lui qui ne sourit plus depuis), tandis que Sebastian devient . N’ayant plus l’habitude de sourire, Ciel se sert de cela pour apparaître comme un gentil garçon et faire mieux passer ses mensonges. Durant son enquête, il évite une attaque de serpents et est sauvé par Doll, qui l’emmène ensuite se doucher. Craignant que l’on ne voit sa marque dans le dos, Ciel pique une crise et s’enfuit se cacher ailleurs. Il tombe alors malade et on apprend qu’il a hérité de l’asthme de sa mère et que cela est provoqué lorsqu’il attrape froid. Ce détail, qu’il n’avait pas communiqué à Sebastian, inquiète ce dernier, qui outrepasse les ordres afin qu’il puisse guérir.
Une fois qu'il arrive au manoir du Baron Kelvin afin de le confronter, il apprend que ce dernier, obnubilé par la famille Phantomhive, a recréé la salle où Ciel a failli être sacrifié. Le jeune garçon entre alors dans une énorme crise d’hystérie, se revoyant lors de ce funeste jour. Sebastian finit par le calmer en lui disant qu’il est  et qu’il sait qu’il peut appeler son nom. Ciel lui ordonne alors de brûler le manoir et tout ce qu’il contient. Dubitatif, Sebastian lui rappelle que l’ordre de la Reine était de sauver les enfants, mais il est coupé par Ciel, qui lui hurle d’obéir. Après avoir finalement enflammé le manoir, Sebastian porte Ciel jusqu’à l’extérieur où il croise Doll, enragée à cause des événements. Ciel ordonne sans plus de cérémonie à son majordome de la tuer.

Dans l'arc Blue Cult, Ciel est renié par tout son entourage lors de la révélation du retour de son frère et est arrêté pour meurtre lorsque Blavat le désigne comme étant Lord Sirius.

 Dans l’anime
Le dernier quart de la saison 1 ne suivant pas l’œuvre originale, les actes commis par Ciel diffèrent. On le voit impuissant lorsqu’il est abandonné par Sebastian, mais il accepte calmement le moment où le démon l’amène pour prendre son âme.

Dans la deuxième saison, où l’intrigue est totalement inventée, il est amnésique et a oublié tous les évènements importants (la mort de  Red, sa rencontre avec le prince Soma ou la mort d'Ash / Angela), il ignore donc que sa vengeance a déjà été accomplie et cherche toujours à se venger.

Dans le dernier épisode, il devient démon et a Sebastian comme majordome à vie, ceci ayant été son dernier ordre donné.

Personnages secondaires

La Maison Phantomhive

La famille 
 
 Ancien Comte Phantomhive et père de Ciel, il a péri dans l’incendie de son manoir avec sa femme Rachel. Vincent était autrefois étudiant au Weston College où il fut préfet du Dortoir  et fit gagner pour la première fois sa  lors du tournoi de cricket. Il est ami avec Diedrich depuis ce jour mais cela n'a pas toujours été le cas. Vincent insupportait Diedrich lors de leurs années au Weston College puisqu'il ne faisait pas ses devoirs de préfet, comme la préparation du tournoi. Vincent proposa alors un défi afin de montrer que le dortoir Bleu Hibou n'était pas aussi incapable que le disait Diedrich. À la suite de sa défaite, ce dernier devint le fag de Vincent sans limite dans le temps, et doit venir dès que Vincent l'appelle, « peu importe où [il] [s]e trouve » (ce qu'il continue de faire une fois adulte). Ceci ravit Vincent, étant fier d'avoir trouvé un « loyal chien allemand ». Pour s'amuser, il l'appelait souvent « Dee », et se faisait inversement surnommer « grain de beauté » (Vincent en avait un sous l’œil gauche) car Diedrich ne prenait pas la peine de se souvenir de son nom au départ. Comme son fils, il était  et était chargé de contrôler la pègre (notamment Chinoise et Italienne). Il était également à la tête des nobles maléfiques de l'époque. Lors d'un souvenir de Ciel, on apprend qu'il a essayé de cuisiner un repas pour Rachel, alors malade. Il a fait appel à Diedrich, lui rappelant le repas qu'il lui avait fait lorsqu'il avait été malade à l'école. La préparation fut laborieuse, Vincent n'ayant jamais mis les pieds dans une cuisine.
 La mère de Vincent était Claudia Phantomhive, déjà décédée; le père reste encore inconnu dans l'histoire. Vincent est né le .

 
 Mère des jumeaux et épouse de Vincent, elle est décrite par sa sœur Angelina comme étant une belle femme, gentille et aimante. Elle a les cheveux blond cendré et les yeux bleus - dont a hérité Ciel. Elle a de l’asthme, mais cela ne l’empêche pas d’être très extravertie. C'était une personne très aimante envers sa famille, ainsi que les jumeaux, et avait également un caractère espiègle, puisqu'elle se moquait gentiment de la taille de poitrine de sa sœur tout en les lui touchant. Elle meurt dans l’incendie de son manoir avec son mari. Lors du retour du vrai Ciel Phantomhive, Tanaka avoue que Rachel avait bien accouché de jumeaux.

 Véritable héritier du titre de Comte Phantomhive, il est le jumeau de l'autre Ciel, né avant lui, et c'est également lui qui est mort sur l'autel du sacrifice. Physiquement, il est reconnaissable par ses cheveux avec la frange coiffée en partant du côté droit de sa tête (et n'est pas marqué par le signe du pacte). Contrairement à son frère, il ne souffre pas d'asthme et est beaucoup plus extraverti, souriant constamment et n'ayant pas peur des inconnus. De par leur futur mariage, il était beaucoup plus proche d'Elizabeth que ne l'était son frère durant leur enfance et c'est lui qui donne à Lizzy l'envie de cacher sa force. Il est sous-entendu que c'est sur lui que l'autre Ciel a récupéré la bague de famille, puisqu'il en était l'héritier.

 
 Née le , elle est la mère de Vincent et Frances et ainsi la grand-mère des jumeaux. Elle tient un rôle absent mais ambigu dans le manga, puisqu'elle semble avoir des liens étranges avec Undertaker. En effet, ce dernier possède une chaîne de médaillons funéraires, dont son plus précieux se trouve être celui de Claudia. Il y garde une mèche de ses cheveux et sa date de mort inscrite dessus : . Undertaker semble beaucoup tenir à la notion d'âme, dont celle de Claudia, ce qui implique de forts liens avec la famille Phantomhive. Smile lui-même ne sait rien d'elle.
 Bien qu'aucune information ne soit donné sur son mari, un bout de son identité est connu : Cedric K. Ros-.

Les domestiques 
 
 Intendant du manoir des Phantomhive, il est le plus vieux des domestiques et fut déjà là du temps des parents des jumeaux. Lors de la tragédie, il fut poignardé dans le dos en essayant de protéger Smile. En conséquence, il n’est plus véritablement apte à faire de gros travaux. Il est très loyal et gentil envers le jeune garçon, et strict lorsqu’il faut faire le travail. Tanaka est très respecté de Sebastian et semble perspicace au sujet des actions de ce dernier. Tanaka ne fait pas de nombreuses apparitions, se contentant de boire souvent son thé dans une tasse de style japonais. Le plus souvent, il est petit et ne sait que rire en faisant des « ho ho ho » mais, lorsque l’histoire demande quelques informations, il grandit et explique les choses avant de reprendre sa première forme. Il se transforme aussi pour certains entretiens avec, par exemple, la presse, où il se fait passer pour le dirigeant de la société Phantom à la place de Ciel, car celui-ci se considère trop jeune pour être le représentant de la société. Lorsque l'autre Ciel se montre aux autres, Tanaka arrive avec du thé pour lui. Il avoue qu'il savait depuis toujours l'existence des jumeaux et qu'il avait prévu d'emporter ce secret dans sa tombe. Ne voyant plus l'utilité de se taire, Tanaka raconte que Rachel était bien enceinte de jumeaux.

 
Bardroy (surnommé « Bard ») est le cuisinier de la maison. Il est presque aussi maladroit que May Linn, mais les dégâts qu’il cause se limitent généralement à la cuisine. Comme elle et Finnian, il aime beaucoup les gâteaux de Sebastian et ne rate pas une occasion pour essayer d’en obtenir. Depuis qu’il s’est fait embaucher par Sebastian pendant une campagne militaire en Égypte, il est resté nerveux et, voulant gagner du temps, il a tendance à préférer la dynamite et le lance-flammes au four car, pour lui, la cuisine est un art, or l'art est explosion. Aussi, il brûle tout ce qu'il cuit. On ne l'a jamais vu réussir un plat à ce jour, 80 % de ce qu'il prépare finissant carbonisé et les 20 % qui restent étant toxiques. Sebastian est, pour lui, autant un modèle qu'un ennemi personnel. Il a environ 40 ans, ce qui explique la relation différente qu'il entretient avec Ciel par rapport aux autres domestiques (plus proches car plus jeunes). D'ailleurs, il a du mal à comprendre comment se comporter autour de lui, Ciel étant encore un enfant. Ce qui n'empêche pas Bard de le respecter, bien qu'il puisse le trouver assez insaisissable et mystérieux, du fait de la position supérieure de Sebastian auprès de lui (Bard, en tant que cuisinier, devrait avoir la même importance que Sebastian), de son incroyable intelligence et son statut en tant que chien de garde de la Reine.
 Dans un chapitre bonus, il apparaît en tant que loup du Petit Chaperon rouge dans le rêve de Conan Doyle.

 
Mey Linn est la soubrette et femme de ménage des Phantomhive. Elle est très distraite et maladroite. Elle semble être amoureuse de Sebastian et rougit souvent lorsqu’il la regarde, perdant encore plus ses moyens. Elle semble être assez superstitieuse mais, étrangement, apprécie les histoires de fantômes. Autrefois, elle travaillait comme tueuse à gages, puis fut recrutée par Sebastian pour protéger Ciel pendant une mission, où elle devait tuer un père de famille. Ses yeux sont incroyablement précis et lui permettent d’utiliser un fusil à lunette sans lunette. Pour masquer ses yeux perçants, Ciel lui offrit des lunettes par la suite. Elle tient énormément à ses lunettes et elle ne supporte pas l’idée qu’on les lui enlève, mais elle ne voit pas grand-chose avec car elle est hypermétrope et qu'elles ne sont pas adaptées à sa vue. Lorsque Ciel s’absente de la maison, elle – tout comme Finnian et Bard - prend son rôle de protectrice du manoir très au sérieux. À de nombreuses occasions, lorsque le domaine est attaqué, ils mettent tous en œuvre pour le protéger selon leur promesse envers Ciel, mais il arrive qu’ils le détruisent quand même ici et là, comme ce fut le cas lors de l’attaque de la troupe du .
 Dans un chapitre bonus, elle apparaît en tant que loup du Petit Chaperon rouge dans le rêve de Conan Doyle.

 
Finnian (surnommé « Finny ») est le jardinier des Phantomhive. Il fut nommé ainsi par Ciel selon le personnage Fionn Mac Cumhaill provenant de Fenian Cycle. Il est, comme ses deux compagnons, très maladroit. Il ressemble beaucoup à une fille, surtout à cause de ses barrettes qu’il a dans les cheveux et sa voix enfantine. Il a été utilisé comme cobaye dans sa jeunesse et le résultat d’une expérience l’a doté d’une force incroyable, qu'il a utilisé pour tuer ses tortionnaires afin de se libérer. À cause de cette force qu'il a du mal à contrôler, il tente ainsi de la supprimer, de peur de blesser les autres et de saboter son travail. Cependant, il semble que chaque fois qu'il a tendance à faire le jardin, il le détruit par un accident, causé par sa maladresse. Il aime beaucoup son travail, mais il est surnommé  par Sebastian. Lorsqu’il est trouvé par Sebastian après avoir échappé à la mort, il refuse son offre d’un bon salaire pour ses services, désirant seulement aller à l'extérieur. Il voulait être jardinier pour passer du temps autant que possible dehors, parce qu'il n'était pas en mesure de le faire avant. En outre, il explique qu'il aime travailler pour Ciel parce qu'il ne lui donne pas des injections régulières, ne le met pas face à ses amis dans des matchs à mort, ou l'enferme dans une cage. Désireux de cacher la séquence  se trouvant sur sa nuque à la suite des expériences, il accepte le chapeau de paille que lui offre Ciel à son arrivée et ne s’en sépare jamais. Quand Ciel s’absente de la maison, il prend son rôle de protecteur du manoir très au sérieux. Durant l’arc , Finny devient le seul à pouvoir approcher et toucher Ciel quand celui-ci se trouve être instable psychologiquement après l’attaque du loup-garou.
 Dans un chapitre bonus, il apparaît en tant que loup du Petit Chaperon rouge dans le rêve de Conan Doyle.

 
 Il apparaît dans l'arc du cirque où il exécute ses numéros en tant que charmeur de serpents. Il a toujours ces derniers accrochés à lui et finit toujours ses phrases avec le nom de l’un de ses serpents, indiquant qu’il est inconfortable lorsqu’il s’agit de communiquer avec les autres. Snake s’est intégré comme un membre de la famille de la troupe après l'avoir fait libérer d’un freak show itinérant. Contrairement aux autres, il ne se rend pas au manoir pour attaquer Ciel, préférant se tenir éloigner de tout ça. Il réapparaît à la fin de l’arc  dans le but de tuer Ciel. Mais, ce dernier ayant changé de chambre durant les meurtres, les serpents de Snake tuent l’un des invités. Lorsque Sebastian l’amène devant Ciel, Snake l’accuse de l’avoir privé de la troupe, sa famille. Devant son désespoir, Ciel lui fait la proposition de devenir son valet-de-pied, lui disant que peut-être il pourra retrouver la troupe Il accepte et fait ses débuts auprès des autres domestiques, qui l’accueillent chaleureusement après une petite frayeur due aux serpents. Snake semble s’attacher peu à peu à tout le monde car il s’entend bien avec les domestiques et en particulier Finnian, qui aime bien ses serpents. Il montre même une dévotion certaine envers Ciel, puisqu’il le protège et refuse de le laisser seul lorsque ce dernier se précipite pour sauver Elizabeth de la noyade durant l’arc .
 Ses serpents portent tous un nom relatif à des écrivains anglais célèbres sous l'ère victorienne, comme Wordsworth, Goethe, Emily, Brontë, Keats, Donne, Oscar et Wilde. À noter que la plupart de ses auteurs ont écrit au moins une histoire relatant un pacte faustien.

Les Nobles 
Les Nobles font partie intégrante de l'entourage de Ciel. La plupart du cercle se trouve être de sa famille, mais Ciel côtoie également d'autres Nobles avec qui il fait affaires.

Les proches 
 / 
Angelina Duless est la sœur de la mère des jumeaux, Rachel. Tout le monde la surnomme , car elle a une chevelure rouge et arbore toujours des vêtements de cette couleur. Elle fréquente beaucoup les soirées mondaines et aime s’amuser. C’est une grande chirurgienne qui se charge d'ablations de l'utérus ou de faire avorter des femmes, en particulier des prostituées au Royal London Hospital. Peu avant sa mort, son passé est révélé : enfant, elle jalousait la beauté et la blondeur de sa sœur. Angelina apprit à aimer cette chevelure rouge, héritée de leur père, qu'elle haïssait tant grâce au Comte Vincent Phantomhive, si bien qu'elle finit par tomber amoureuse de lui. Quand il épousa sa sœur, elle ne dit rien et vit en silence le couple devenir heureux. Elle se maria à son tour, au Baron Barnett, qui savait qu'elle aimait un autre homme et accepta cet état de fait. Elle tomba également enceinte mais elle perdit son enfant, tout comme son mari, lors d’un accident de carrosse. De plus, les médecins durent enlever son utérus pour pouvoir lui sauver la vie.
De ce fait, elle en vient à détester ses patientes, qui se débarrassent volontairement de ce qu’elle ne pourra plus jamais avoir. Pour se venger de cet affront, elle décide de les suivre, puis de les assassiner. Au cours de son premier meurtre, elle rencontre un étrange individu : Grell Sutcliff, un dieu de la mort. Il décide de l’aider dans son « œuvre », en se faisant passer pour son majordome. Scotland Yard les surnomme Jack l'Éventreur, sans pour autant connaître l’identité de l’assassin, ni savoir qu’ils sont en fait deux. Ensemble, ils perpétuent encore d’autres assassinats, mais Ciel finit par les découvrir. Elle meurt la nuit de leur dernier meurtre, tuée par Grell, qui la trouve finalement  quand elle hésite à tuer son neveu : en le regardant, elle voyait les parents défunts de Ciel. Elle tient également beaucoup à Ciel, voulant le protéger à tout prix, ayant été présente le jour de sa naissance. Elle tient tellement à lui qu'elle va jusqu'à lui dire qu'elle le considérait comme son propre fils. Ayant les mêmes yeux que sa mère, quand Angelina regardait Ciel dans les yeux, elle voyait sa sœur décédée. Elle dit d'ailleurs peu avant de mourir qu'elle ne céderait plus rien, cela veut certainement dire qu'elle ne veut pas perdre la seule famille qui lui reste, c'est-à-dire son neveu, Ciel.
 Dans un chapitre bonus, elle apparaît en tant que en sœur de la petite sirène (Grell) dans le rêve de Conan Doyle.

 
Née en 1874, Elizabeth Midford est l'amie d'enfance et la cousine de Ciel, ainsi que sa promise. Cette dernière lui porte une grande affection. Elle aime aller le voir en cachette de sa mère, à son grand désespoir, et exige qu’il la surnomme « Lizzy ». La jeune fille est destinée depuis son plus jeune âge à devenir l’épouse du Comte. Elle est assez égocentrique et infantile, mais cela à cause du fait qu’elle ne veut pas devenir plus grande et adulte que Ciel et elle devient très nerveuse si on lui fait la remarque. C’est pour cela qu’elle apprécie de décorer à sa manière le manoir de son fiancé, l'égayant avec des rubans, des peluches, des petits cœurs partout et habiller ses domestiques avec des vêtements et des accessoires ridicules, le tout contre leur gré. Tout ceci n'est pas du goût de Ciel mais elle fait de son mieux pour lui faire retrouver sa joie de vivre. Elle aimerait aussi qu’il soit plus romantique, mais il considère cela comme des enfantillages ce qui créé donc souvent des disputes entre eux. Lizzy tient énormément à Ciel et cherche sans arrêt un moyen pour lui faire retrouver son sourire, même s’il lui arrive plus souvent de l’énerver. Lors d'une dispute, elle brise la bague de Ciel de colère et a failli se faire gifler pour cela. Elle regrette plus tard son geste, comprenant l'importance de la bague pour Ciel. Lorsque Sebastian se fait passer pour mort, Elizabeth assiste à son enterrement et le traite de menteur, puisqu'il avait promis de ne jamais laisser Ciel seul. Lorsqu'il réapparaît après l'affaire, Sebastian rectifie ses propos : il ne ment jamais.
 Durant l’arc , on apprend qu'elle est un virtuose de l'escrime et pourquoi elle attache autant d'importance à ce qui est mignon. Elle sait que Ciel est le chien de garde de la Reine, ce qui implique qu'elle doit aussi savoir pour les nobles maléfiques. Quand Ciel et Elisabeth étaient enfants, ils ont tous deux été entraînés à l'escrime par Frances. Lizzy a été incitée conformément à la tradition familiale par son père et elle s'est révélée être un génie en escrime. À la fin d'une leçon avec sa tante, Ciel confie à Lizzy qu'il trouve sa tante effrayante à cause de sa force. De peur de se faire haïr par Ciel à son tour, Lizzy décide d'arrêter l'escrime et de devenir une femme que Ciel pourra protéger. Puis, un jour, le manoir Phantomhive est incendié et la famille est assassinée. Un mois après les funérailles, lors du retour de Ciel, Lizzy l'enlace et se rend compte qu'il est devenu plus petit et plus frêle qu'elle. Elle décide qu'elle deviendra une femme capable de le protéger et d’être digne de lui. Elle veut tellement paraître mignonne aux yeux de Ciel que, alors qu'elle se trouve dans l'eau lors de l'attaque, elle refuse d'enlever sa robe afin qu'il la voit mignonne . Ciel lui enlève sa robe et lui prête sa veste, que Lizzy n'arrive pas à boutonner comme il est plus petit qu'elle, mais . De ce fait, Ciel est réellement . Lizzy sait que sa présence fait du bien à Ciel même si celui-ci ne le montre pas ouvertement. Elle est bien décidée à ne pas l'effrayer ou l'inquiéter ne serait-ce qu'un peu et à devenir une parfaite épouse. Lizzy sait que, pour protéger Ciel physiquement, il faut qu'elle aussi soit forte (surtout si elle doit aider Ciel dans ses enquêtes pour la Reine une fois devenue son épouse). Elle a donc continué à apprendre l'escrime en secret et a réussi durant la bataille sur le paquebot à empêcher Ciel d'être blessé par des zombies, ce qui lui vaudra des compliments de Sebastian, et il ira même jusqu'à s'incliner devant elle comme il le fait devant Ciel quand ce dernier veut s'assurer de sa fidélité.
 Lors de l'arc , tout bascule pour Elizabeth. Après qu'Edward rentre d'une soirée au Sphere Music Hall, elle lui demande de l'y emmener la prochaine fois. Là-bas, elle rencontre Blavat et est subjuguée par son talent de lire en elle, puisqu'il prédit qu'elle est très obsédée par son fiancé, et qu'elle est assez  à cause de lui. Elizabeth commence alors à mentir à sa famille afin de se rendre au Sphere Music Hall avec Paula, jusqu'à ne plus du tout rentrer chez elle. Elle attaque Sebastian à l'épée, alors qu'il était venu faire des repérages pour élucider les transfusions, déterminée à ne pas le laisser passer. Dans la bagarre, Sebastian lui demande pourquoi elle fait cela, elle qui a toujours tout fait pour faire sourire Ciel, ce à quoi elle répond qu'elle  et que c'est un choix que Sebastian . En pleurs, elle lui dit qu'elle ne peut pas . Elle réapparaît plus tard au manoir Phantomhive aux côtés du vrai Ciel et atteste de son histoire sur l'échange d'identité.
Dans un chapitre bonus, elle apparaît en tant que fille du soleil dans le rêve de Conan Doyle. Elle est à la recherche de Ciel, son ami d'enfance, qui lui demande de le laisser dans le froid, maintenant qu'il appartient au démon des glaces, et de retourner près . Elle décrit Ciel comme étant , mais qui est devenu  depuis qu'un éclat du miroir du démon a frappé son cœur et son œil.

 
 Seul fils de la famille Midford et grand frère d'Elizabeth, il est très protecteur — voire possessif — envers elle et l'aime ainsi énormément. Étant aussi le cousin de Ciel, il apparaît comme strict envers lui car il ne supporte pas l'idée de le savoir fiancé avec sa sœur. Il respecte cependant Ciel et lui porte de l'affection. Lors de l’affaire du , Edward prévient Ciel que s’il ne sauve pas Elizabeth, il ne lui pardonnera pas. Également, il lui dit que s’il ne revient pas, il se réjouit de ne pas pouvoir lui donner sa sœur, ce à quoi Ciel répond : . Comme sa mère, c’est quelqu’un d’honorable, digne, travailleur et déterminé. Il ne se voit pas comme le prodige de la famille, surtout lorsqu’il se compare aux talents en escrime d’Elizabeth. Mais, selon Greenhill, Edward puise sa force et son talent dans sa capacité à respecter le talent des autres et sa persévérance pour devenir comme ses modèles.
 Il est très présent dans l'arc  puisqu'il fait partie du dortoir Green Lion et est le  de Greenhill, mais deviendra le préfet de son dortoir après l'expulsion de son prédécesseur. Dans l'arc , il intègre les Phantom Five, groupe musical créé par Ciel pour concurrencer celui des Starlight Four. Il est le leader du groupe et a le rôle du bad boy. Il arrive au manoir Phantomhive accompagné de son père et de Scotland Yard au moment où les jumeaux se confrontent. La vue de deux Ciel les trouble, tandis qu'ils sont joyeusement salués par le vrai Ciel, qui déclare être enfin revenu à la maison pour découvrir que son jumeau a pris sa place. Ciel est mortifié par le regard des Midford, alors qu'Edward réalise que sa participation au Fun Music Hall a mené à d'autres meurtres.
 Dans un chapitre bonus, il apparaît en tant que l'un de sept nains de Blanche-Neige dans le rêve de Conan Doyle.

 
Sœur cadette de Vincent, elle est la tante de Ciel et la mère d’Elizabeth. Comme sa fille, elle est Marquise. Elle est stricte en ce qui concerne la discipline, déteste autant l’apathie que l'avidité, mais admire la force et la pureté. Elle aime également la chasse et pratique l’escrime. C’est d’ailleurs lors d’un concours organisé par la reine qu’elle rencontra le marquis de Midford, chef de l’ordre des Chevaliers, et l’épousa. Elle est très sévère envers Ciel (et fait même peur à Sebastian), qui est amené à devenir son gendre, et le juge constamment. Mais en réalité, derrière ce comportement strict et agressif envers Ciel, se cache l'inquiétude d'une mère : elle souhaite un homme qui sache prendre soin de sa fille. Elle n'aime cependant pas les débordments d'affection d'Elizabeth envers Ciel, qualifiant cela d'inconvenable. Elle trouve que Sebastian a une coiffure et un visage « répugnants ». Elle vient en avance au manoir pour fêter l'anniversaire de Ciel et le provoque en duel lors d'une partie de chasse, qu'elle gagne grâce à Sebastian (qui souhaitait apprendre l'humilité à Ciel).

 
 Père d'Elizabeth et Edward, et oncle de Ciel par alliance, il fait partie de l’ordre des Chevaliers. Il fut étudiant au Weston College, et y fut même le  de Diedrich, alors préfet de Green Lion. Contrairement à sa femme, il est assez joyeux de nature, bien qu’il cache cela en donnant l’impression d’être calme et silencieux. Comme tout le reste de la famille, c’est un excellent escrimeur, même s'il s'est fait battre par Frances lors de leur rencontre. Il suit le code de la chevalerie et protège donc les passagers du Campania des Bizarre Dolls. Il adore Ciel et se jette toujours sur lui à la manière de sa fille pour le saluer. Lors du tournoi au Weston College, il apprend à Ciel que c'est contre Vincent qu'il a perdu le seul tournoi que la maison Saphir a remporté.

Les relations 
 
Le prince Soma Asman Kadar est le  du roi du Bengale et a 17 ans. Il fait la connaissance de Ciel après avoir envenimé une bagarre entre ce dernier, Sebastian et un groupe d'immigrés indiens clandestins (qui souhaitaient détrousser le noble) en demandant à son suivant d'attaquer les deux Anglais à la suite d'un quiproquo. Ciel les soupçonne d'être les auteurs d'une série de faits semblant avoir pour but de ridiculiser la reine Victoria et les nobles d’Angleterre (en particulier les parvenus des Indes) car Soma et Agni sont arrivés presque au début des agressions. Ils sont en fait à la recherche de Mina, une jeune fille qui aurait été enlevée par un noble anglais et pour laquelle le prince éprouve des sentiments. Soma veut donc sauver sa nourrice, qu’il croit captive d’un ignoble aristocrate anglais; en réalité, elle est heureuse d’avoir quitté son pays pauvre pour vivre au crochet de cet homme riche et échapper au système des castes de son pays d'origine. Soma se comporte d’abord en gamin ignorant, immature et gâté, mais il grandit au contact de Ciel (et du diabolique majordome, qui lui fait prendre conscience de son incapacité à réaliser la moindre chose seul) et se rend finalement compte de son comportement infantile. Il décide de devenir un homme après avoir vu le vrai visage de Mina et la souffrance de son garde du corps. Il est aussi réellement collant avec Ciel, qu'il harcèle dans le but d'obtenir son attention. Il finit même par le considérer comme son meilleur ami. Le Comte, pour s'en débarrasser (il n'arrive plus à suivre ses leçons ou à travailler, car le prince le dérange pour qu'il soit son compagnon de jeu), lui propose de surveiller et entretenir son manoir de Londres contre un salaire. Le prince cède car le travail lui est présenté comme une façon de gagner son propre argent et ne plus se reposer uniquement sur celui de son père.
 Lors de l’arc , il accepte de venir à la demande de Ciel, qui a besoin d’un noble pour s’infiltrer dans le dortoir . Dans l'arc , il intègre les Phantom Five, groupe musical créé par Ciel pour concurrencer celui des Starlight Four, composé des ex-préfets. Il endosse le rôle du petit riche hautain. Au manoir de Londres, Soma accueille chaleureusement un soudain visiteur mais note qu'il se comporte étrangement. Alors qu'il s'approche de lui, le visiteur lui pointe une arme sur la tête, lui ordonnant de ne pas le toucher. Au retour de Ciel et Sebastian, Soma est retrouvé en pleurs derrière la porte. Lorsque Ciel s'inquiète de son état, Soma le gifle en plein visage, puis est arrêté par Sebastian. À son réveil chez Sieglinde, il demande après Agni et finit par jurer vengeance pour lui, tout en affirmant savoir qui les a attaqués.
 Dans un chapitre bonus, il apparaît en tant que Aladin dans le rêve de Conan Doyle.

 
C’est le garde du corps et majordome du prince Soma. Il a renoncé à son statut dans la caste des prêtres (la plus haute de la société indienne) et abandonné sa vie de débauche après que le prince l’a sauvé de l'exécution publique. Il considère désormais cette seconde chance comme une renaissance et consacre sa vie à servir Soma depuis. Il est doté d'une force effrayante, dont Sebastian - en l'expliquant à Ciel - dira qu'elle a pour origine sa foi en son prince. En effet, selon Agni, la bonté du jeune prince est comparable à celle d'une divinité et il lui voue un culte. Il est pourtant amené à trahir son maître afin que ce dernier ne découvre pas la véritable nature de sa nourrice Mina. Il prépare le curry avec une perfection qui relève du divin : sa main droite est, en effet, possédée par la déesse indienne Kali et lui permet de choisir précisément les épices à mettre dans le plat. Cependant, Agni perdra de justesse face à Sebastian lors du concours de curry : le diable a l'ingénieuse idée de faire son curry sous forme de pain fourré, plus simple à manger pour les enfants et Finny. On peut néanmoins considérer qu'ils sont ex-æquo pour ce qui est de la saveur du plat, le jury leur décernant à tous les deux la première place (c'est la reine qui les départagera). Il est le seul humain à pouvoir égaler Sebastian au combat, et ce par deux fois à mains nues lors d'un affrontement dans la rue, puis d'un combat au fleuret. Agni est aussi la première personne à avoir dit à Sebastian qu'il le considérait comme un ami, ce qui a rendu le diable confus. Au manoir de Londres, alors que soudain un coup de feu est tiré, Agni se précipite pour sauver Soma, cible de l'assaillant. Il meurt le  des suites de ses blessures. Grell récupère son âme et le véritable nom d'Agni est révélé : Arshad Satyendra Iyer. D'après Yana Toboso, le destin funeste d'Agni était prévu dès le départ.
 Dans un chapitre bonus, il apparaît en tant que génie de la lampe dans le rêve de Conan Doyle.

 Vieil ami de Vincent, il vit en Italie mais adore revenir à Londres lorsque Ciel le lui demande. Il connaît Ciel depuis qu’il est tout petit et endosse même le rôle d’oncle en prenant soin de lui et en étant gentil. Ciel avait l’habitude de se jeter dans ses bras et lui marque aujourd’hui beaucoup de respect. Il travaille étroitement avec lui au sujet des réseaux souterrains et même pour sa compagnie de jouets, lui apportant les nouveaux jeux inédits dans les autres pays pour les tester et les sortir. Le comportement impoli de Ciel l'amuse beaucoup. Il est envoyé par Sebastian en Allemagne pour faire un rapport sur les nombreuses morts.

 
Noble Allemand, il est un ami d’enfance de Vincent depuis le Weston College, bien qu'il le détestât au départ. Préfet du dortoir Green Lion et ayant Alexis Midford comme , il est devenu celui de Vincent après un pari concernant sa victoire lors du tournoi de cricket. Ce pari n'ayant aucune limite temporelle, ils sont devenus très bons amis par la suite. Il fait partie des nobles maléfiques et terrifiait Ciel dans son enfance. Après la mort de Vincent, Diedrich continue d’être proche de la famille Phantomhive et de ses réseaux. Lors d'un souvenir de Ciel, il est montré en train d'essayer d'apprendre à Vincent à cuisiner un repas pour Rachel, alors malade. La préparation fut laborieuse, Vincent n'ayant jamais mis les pieds dans une cuisine, ce qui rendait fou Diedrich.

 / 
Le Vicomte de Druitt est un homme obsédé par la beauté de chaque chose et en particulier celle du charme féminin. Ainsi, il ne peut s'empêcher de faire le lien avec une femme dans chacun de ses propos. Il a fait des études dans la médecine, dont il est sorti diplômé, mais n'a jamais pratiqué. Il a été étudiant au Weston College. Homme distingué et charmeur, il aime organiser de grandes réceptions. Cependant, lors d'une enquête sur Jack l'Éventreur, il fut le principal suspect. Ayant des compétences en médecine, il se servait de ses bals pour couvrir des ventes aux enchères illégales de jeunes demoiselles, endormies par ses soins. Seulement, Ciel, infiltré en tant que nièce de Madame Red, découvre ce trafic et le révèle au grand jour. Le vicomte ne reste pourtant pas longtemps en prison, sans doute grâce à son argent et sa notoriété. Il fait souvent partie du jury d'un concours, que ce soit concernant l'art ou la nourriture. Dès que Ciel le voit, il fait une poussée d'urticaire. Il est très attaché à la royauté mais sûrement parce qu'elle le protège en lui permettant de couvrir ses activités.
 Dans un chapitre bonus, il apparaît en tant que prince du conte Blanche-Neige dans le rêve de Conan Doyle.

 , 
 Lau est le directeur de la succursale anglaise de la maison de commerce chinoise Kunlun. Il a toujours un petit commentaire à placer, même s’il n’a aucune idée de quoi on parle. Il fait toujours semblant de savoir de quoi il est question, ce qui agace tout le monde, et surtout Ciel. Il est toujours accompagné de Ran-Mao, une jolie jeune fille chinoise dotée d’une force surhumaine qu'il considère comme sa sœur. Il travaille également dans le trafic d'opium fin ou « White Lady ». Il semblerait également qu'il doive sa place dans la pègre à Ciel et par conséquent il sert d'informateur à ce dernier.
 Ran Mao ne parle que très rarement et est généralement montrée comme froide et taciturne. Elle est cependant très loyale envers Lau, qu'elle connaît depuis l'enfance. Ils se font ainsi souvent passer pour frère et sœur.
 Dans un chapitre bonus, Lau apparaît en tant que Prince de Cendrillon, et Ran Mao en sœur de la petite sirène dans le rêve de Conan Doyle.

Les Shinigami 
Les  sont les  chargés de récolter les âmes. Selon leur livre où les noms sont marqués, ils effectuent une analyse des cinématiques des victimes pour savoir si elles méritent de mourir et doivent ensuite faire un rapport. Cependant, cette vérification elle-même n'est souvent qu'une simple formalité, car un humain ne peut échapper à la mort que s'il est destiné à profondément changer la face de l'humanité en restant en vie, ce qui est rarissime. Chaque shinigami possède une faux, dont le modèle diffère selon son utilisateur. Les faux ont le plus souvent la forme d'un outil de jardinage.

Un des traits caractéristiques physiques des Dieux de la Mort est leurs yeux phosphorescents, ressemblant à des onibis. Ils portent cependant tous des lunettes puisqu'ils sont myopes. Les lunettes sont un signe de leur appartenance à ce mode de vie (collecter les âmes) et ne pas les porter signifie la désertion. Undertaker, Éric Slingby et Alan Humprhies en sont des exemples. Les lunettes sont ainsi primordiales aux Dieux de la Mort, et ils doivent en prendre grand soin. Ils possèdent une liste où se trouvent toutes les informations relatives aux âmes qu'ils doivent collecter. Selon Othello, les dates de mort de certaines âmes peuvent être changées pour une raison externe aux Shinigami, comme lorsqu'un humain fait appel à un démon.

Paradoxalement à leur condition d'êtres surnaturels, les dieux de la mort ont besoin de manger et de dormir. Ils ont également la même force et ouïe que les humains, mais ils sont plus résistants et guérissent plus vite. Ils peuvent donc mourir, soit de faim ou de soif, soit par une blessure provoquée par une faux de la mort, ou encore en contractant les Épines de la Mort.
Auparavant, les Shinigami étaient des humains qui se sont suicidés. Ils ont ainsi été choisis pour collecter les âmes afin de regarder sans cesse la mort de ceux qui voulaient vivre, et leur travail ne prendra fin que lorsque les « Cieux » leur auront pardonné leur pêché.

Le monde des Shinigami est scindé en plusieurs catégories de rôles et est régi par des règles claires :
 Interdiction de tuer ceux dont le nom n'est pas sur la liste.
 Interdiction de se servir d'une faux sans la soumettre à une autorisation d'utilisation.
 Interdiction d'interférer sur la vie et la mort dans le monde des humains.

Au delà de ces règles, les Dieux de la Mort doivent réaliser leur travail avec objectivité et calme, sans jamais se laisser guider par leurs émotions. Cependant, seul William adopte ce comportement stoïque parmi les Dieux de la Mort connus de cet univers. Ressentir de l'empathie envers un humain à faucher peut avoir de graves consequences : sa lanterne cinématique peut attaquer le Dieu de la Mort, et pénétrer en lui, allant jusqu'à provoquer une maladie fatale du nom d'Épines de la Mort,qui, d'après la légende, ne peut être contrée qu'en fauchant mille âmes innocentes (une action qui défie toutes les règles des Dieux de la Mort.) Les lunettes pourraient peut-être faire office de protection pour les Dieux de la Mort, afin de les aider à distancer leurs émotions.

Les dieux de la mort sont répartis dans cinq départements précis :
 La division de direction chapeaute tous les dieux de la mort en service et s'assure de leur bon comportement. Elle s'occupe également de donner les punitions s'il y a manquement au règlement. William en fait partie.
 La section de récupération regroupe tous les agents présents sur Terre pour récolter les âmes. Grell et Ronald en font partie.
 La section du personnel de gestion envoie des renforts sur le terrain quand cela est nécessaire.
 La division administrative contrôle l'utilisation des faux et donne l'autorisation de les modifier.
 La division scientifique s'occupe des recherches en interne. Othello en fait partie.

La communauté des dieux de la mort est divisée en plusieurs branches, chacune travaillant dans un pays (Angleterre, Allemagne), mais elles peuvent également coopérer entre elles si nécessaire.

 
William T. Spears (ou Will, comme l'appelle Grell) est un shinigami, membre du service de contrôle des Dieux de la mort envoyés en mission. Sa faux est un taille-branches à manche télescopique très long. Une faux précise, efficace, sobre et droite, qui correspond à son caractère. Il se plaint souvent du fait qu’il doive faire des heures supplémentaires non rémunérées, qu'il manque de personnel, et qu'il doive constamment rattraper les bêtises de ses subordonnés. Il apparaît comme étant toujours prêt à récolter les âmes, attendant et observant le moment venu. Il est le Shinigami qui ressemble le plus a l'image que l'on se fait communément de la mort : une entité glaciale mais juste, à laquelle il est impossible d'échapper. 

Physiquement, William est grand, (presque aussi grand que Sebastian), avec les cheveux châtain très foncés coupés courts, qu'il coiffe en arrière au travail, mais qui lui tombent sur le front au naturel. Comme tous les Shinigamis, ses yeux sont jaune-vert. Son regard est décrit comme très froid, et il aborde presque tout le temps une expression neutre. Il porte la tenue de Shinigami traditionnelle, à savoir un costard noir, une chemise blanche et une cravate noire. Ses lunettes sont noires, rectangulaires, avec des branches épaisses ornées de petits traits blancs. 

Selon les codes des Shinigamis, William est l'employé idéal. Compétent, efficace, il ne se laisse jamais guider par ses émotions. Il est aussi très intransigeant et fait respecter le règlement à la lettre. Cependant, il se plaint régulièrement de son travail, et déteste faire des heures supplémentaires, devoir accomplir des tâches qui sortent de ses missions habituelles, ou rattraper les bévues de ses subordonnés. Il n'hésite d'ailleurs pas à rappeler ses collègues à l'ordre, parfois violemment lorsqu'ils dépassent les bornes.

Il éprouve un mélange de haine et de dégoût envers les démons, les ennemis naturels des Shinigamis. Il les trouve tordus et méprise au plus haut point leurs pratiques et leur tendence a profiter des faiblesses des autres. D'ailleurs, il est impensable pour lui de collaborer avec un démon, contrairement aux autres Shinigamis qui sont un peu plus flexibles. Pour ces raisons, il s'entend très mal avec Sebastian, qu’il ne cesse de défier dès qu’ils se croisent, bien qu'il admette qu'un démon sous pacte est moins dangereux qu'un demon sauvage.

Derrière son aspect "froid et cruel" d'après Grell, William est en vérité le seul Shinigami avec Alan à sincèrement se préoccuper des humains et du sort de leurs âmes. Pour lui, on ne peut devenir Shinigami que lorsqu'on a véritablement pris conscience de l'importance d'une âme humaine. Voilà pourquoi il prend autant son travail au sérieux, et pourquoi il déteste tant les démons. William a en vérité beaucoup de valeurs. Il est aussi analytique, pragmatique, et capable de penser hors des sentiers battus si la situation le demande, ce qui lui permet de trouver des solutions originales à certains problèmes. Par exemple, il a pour habitude de ne jamais cacher sa nature de Shinigami aux humain, car cela rend son travail plus facile et qu'il n'est écrit nulle part dans le règlement qu'une telle chose est interdite. De plus, étant d'un caractère très honnête, il semble avoir du mal à mentir.

Ayant un poste de bureaucrate, William se bat rarement. Mais il ne faut pas le sous-estimer. Il est montré comme étant tout aussi compétent dans de multiples domaines que Sebastian. Dans l'arc du Cirque de l'Arche de Noé, il est au même niveau que lui dans les numéros de cirque, ce qui est un exploit notable étant donné que peu de personnages (voire aucun) ne sont présentés comme capables de rivaliser avec Sebastian en termes de compétences. William est aussi capable de battre Grell, qui est pourtant le personnage le plus puissant de la série en termes de force physique après Sebastian d'après Yana Toboso. William n'est peut être pas aussi puissant, mais il est largement plus analytique et ne se laisse pas distraire, ce qui lui assure la victoire. Sachant que les belles paroles de Sebastian n'ont aucun effet sur lui, il ne serait pas impossible qu'il soit capable de le battre.

A priori, William n'a aucun sens de l'humour, mais son côté pince sans rire et minutieux donne souvent lieu à des situations amusantes. La seule fois où on le voit rire est dans l'OAV de la saison 2 "Ciel in Wonderland". Il trouve amusant le fait que Ciel cherche absolument à trouver une réponse à l'énigme qui lui est posée, et précise que toute question n'a pas forcément de réponse. 

Il est difficile de vraiment cerner William, tant il dissimule à merveille toute émotion. Il est le plus souvent blasé ou détaché. Il montre parfois de la colère, lorsque Grell dépasse les bornes ou qu'il se retrouve confronté à Sebastian. Il a du répondant, et peut se montrer sarcastique, n'hésitant pas à envoyer des piques à Ciel lors de son enquête dans le cirque de l'arche de Noé. C'est aussi quelqu'un de fier, et qui peut prendre de travers une critique qui vise ses valeurs. Il semble être une personnalité stressée. Il va toujours droit au but, se montre très franc et direct dans ses propos, et il est tellement pragmatique et factuel qu'il peut parfois manquer de bon sens.

Il n'apprécie pas sortir du lot, préférant par exemple être un élève moyen à l'Académie alors qu'il avait les compétences nécessaires pour avoir de meilleures notes. Il est pourtant apprécié de ses collègues, ce qui laisse présumer qu'il est, dans le fond, une bonne personne, ou du moins un chef de secteur juste, malgré son côté renfermé. Ronald n'a aucun mal à entamer régulièrement la conversation avec lui, et Othello l'appelle "mon cher William". Dans l'OAV The Tale of Will the Shinigami, il se porte volontaire pour servir de tuteur aux étudiants de l'académie, et il leur dit que son bureau est ouvert pour toute question, du moment qu'ils respectent les horaires de travail. De même, il vient en aide très naturellement à Thomas Wallace concernant son manuscrit, chose qu'il n'était pas forcé de faire, surtout sachant qu'il était destiné à mourir. Tout ces éléments impliquent donc qu'il est tout de même tourné vers les autres, prêt à aider, contrairement à Grell par exemple qui était tuteur uniquement pour passer du temps avec William.

On ne lui connaît pas vraiment de passion ou d'intérêt,  mais il semble aimer les pigeons. Il est probable qu'il aime la lecture, ou du moins les bonnes histoires, étant donné qu'il conseille facilement Thomas Wallace dans l'OAV The Tale of Will the Shinigami sur son manuscrit. Il est aussi capable de reconnaître que c'est un chef-d'œuvre, une fois l'ouvrage fini. William reste toujours très neutre lorsqu'on le questionne sur ses passions ou sa vie privée en général, ce qui agace Ronald dans la webradio "Kuroshitsuji 2: Phantom Party Night." De même, il est montré comme très mauvais dans tout ce qui concerne les interactions sociales, en particulier lorsqu'il s'agit d'échanger des mondanité comme la météo. Il essaie cependant de faire des efforts.

Il apporte un soin particulier à ses lunettes, sûrement par crainte de les perdre et de se retrouver dans une situation similaire à celle du jour de son examen. Il semble aussi beaucoup aimer les costards, peu importe la couleur, allant même jusqu'à choisir le nom "Suit" en enquêtant sur le cirque de l'arche de Noé, et a en être très fier.

Dans le fond, William est simplement blasé de sa condition de Shinigami. Il est même suggéré dans une de ses Character Song qu'il se sent esclave du règlement, bien qu'il s'y raccroche coûte que coûte. Sa routine et les règles sont sa zone de confort, étant un grand amoureux de l'ordre. Il semble aussi aimer la propreté.

William, dans son caractère, présente beaucoup de similitudes avec certaines divinités associées à la mort comme Thanatos ou Hadès. Sa faux, qui est en quelque sorte une perche surmontée d'une pince, ressemble d'ailleurs au bident de Hadès, son attribut principal. 

William entretient une relation très tumultueuse avec Grell Sutcliff, sa subordonnée. Grell et William se connaissent depuis l'académie des Shinigamis, où ils ont eu à passer leur examen final ensemble. Au début, Grell, qui était excellente dans les matières pratiques, méprisait William qui avait des B dans toutes les matières. Lorsqu'ils ont dû analyser l'âme de l'humain Thomas Wallace, Grell voulait tout de suite passer au verdict, mais William, étant un élève studieux, a insisté pour mener l'enquête, afin d'être sûr que son âme ne mérite pas d'être sauvée. Après plusieurs désaccords, Grell a tenté d'imposer sa manière de faire à William en l'affrontant. À sa grande surprise, William, l'élève aux simples B, n'a eu aucun mal à éviter ses coups, puis, enfin, à la battre. Grell étant très masochiste, elle est immédiatement tombée amoureuse de William et de son caractère qu'elle juge dominateur. Depuis, Grell harcèle régulièrement William. Elle n'hésite pas à le toucher, a se frotter contre lui à la moindre occasion, à se jeter dans ses bras et à lui clamer son attirance à tout va. William la rappelle alors à l'ordre, par exemple en lui disant "qu'il n'est pas son homme", ou en s'écartant de Grell quand elle se montre trop tactile. Il ne se montre violent avec elle que lorsqu'elle dépasse vraiment les bornes, comme dans l'arc de Jack l'Eventreur où il vient a son secours alors qu'elle a tué de nombreuses personnes qui n'étaient pas sur la liste. Pour toutes ces raisons, William dénigre souvent Grell, la qualifiant d'indigne de la fonction de Shinigami, ou la considèrent comme une chose incapable de faire correctement son travail.

De manière générale, William reste plutot neutre face au comportement aguicheur de Grell. En revanche, il n'hésite pas à utiliser la force lorsqu'elle enfreint le règlement ou qu'elle fait mal son travail. Mais sachant que Grell aime cette facette de William, ce n'est pas très efficace... Il est impossible de savoir ce que William ressent vraiment pour Grell, car selon lui, il n'y a pas de place pour les émotions au travail. Il est en tout cas certain qu'ils ont tous les deux une histoire commune, et qu'ils sont, d'une certaine manière, liés. Yana Toboso les décrit même comme des âmes sœurs, ce qui peut être interprété comme romantique ou platonique. Bien que William n'ait jamais manifesté la moindre affection pour Grell, Ronald semble penser qu'il y a en effet quelque chose entre eux et taquine souvent William à ce sujet. Mis à part ces petites allusions, côté cœur, William n'a jamais montré aucune attirance pour quiconque, ni même aucun intérêt pour la romance, malgré les tentatives de Ronald pour lui faire avoir un rencard dans la webradio. William désapprouve d'ailleurs le comportement aguicheur de Grell et coureur de jupon de Ronald. Dans la webradio, il dit ne rien avoir en commun avec Ronald, (mis à part le dégoût des heures supplémentaires), et qu'il en est très heureux. 

Dans un chapitre bonus, il apparaît en tant que prince de la petite sirène (Grell) dans le rêve de Conan Doyle.

 
Grell est un Shinigami qui, au début de l'histoire, se fait passer pour le majordome de  Red. Sous cette forme, c'est un jeune homme aux longs cheveux auburns, assez sobre. Grell majordome est alors dépeinte comme timide, maladroite et avec peu de confiance en elle. Elle tente constamment de se suicider après une mauvaise manipulation des tâches domestiques. Elle a tenté de se suicider si souvent que le personnel Phantomhive a simplement arrêté d'essayer de l'en empêcher. Ce trait de caractère laisse présager de la vraie nature de Grell, étant donné que les Shinigamis sont des humains ayant eu recours au suicide. Cela laisse aussi entrevoir sa nature de drama Queen.
 
Lorsque Grell laisse tomber son déguisement de majordome après la révélation de l'identité de Jack l'Eventreur, on découvre une toute autre personne.

Dans sa forme normale, Grell est caractérisée par ses cheveux rouges et son grand sourire orné de dents pointues perpétuellement tracé sur ses lèvres, semblable à celui du Chat de Cheschire. À l'origine, Grell porte un costume noir semblable à Sebastian, mais après avoir tué  Red, elle jette son propre manteau pour porter aux coudes celui de son ancien employeur. Depuis, elle porte ce manteau rouge caractéristiques. Elle possède aussi des lunettes rouges décorées d'un cordon avec des petites têtes de mort, une tronçonneuse en guise de faux de la mort, un pantalon noir avec des chaînes à la ceinture, un veston marron, une chemise blanche, un nœud rayé rouge et blanc et des chaussures à talon noir et rouge. Ce style vestimentaire montre son manque de sérieux pour le respect des règles. Sa tronçonneuse elle-même est le fruit d'une customisation de faux de la mort non autorisée

Grell est biologiquement de sexe masculin, mais parle d'elle-même au féminin. Son identité de genre est encore souvent le sujet de débats, mais étant donné que Grell se considère elle-même comme une femme, il est généralement accepté qu'il s'agit d'une femme transgenre. Elle est tout de suite tombée sous le charme de Sebastian, mais a commencé à développer une réelle fixation envers lui après leur premier combat, se mettant à l'appeler "Sebby", "Sebas-chan", "Bassy" ou encore "Darling". Grell est surtout caractérisée par son côté passionné et son énorme attachement à l'amour. Très masochiste, pour elle, un combat à mort est aussi palpitant qu'une nuit torride. D'ailleurs, elle parle souvent de son souhait d'éventrer Sebastian de sa tronçonneuse pouf peindre son beau corps de rouge, cette couleur qu'elle aime tant. Elle compare régulièrement sa relation avec Sebastian à des pièces de théâtre comme Roméo et Juliette, et leurs combats à une danse macabre. Bien qu'elle voulait tuer Sebastian au début, il devient de plus en plus clair qu'elle ne veut pas perdre son partenaire de jeu, et l'attaque plus pour le frisson d'un bon combat. Elle continue de le défier, de l'attaquer, mais jamais fatalement. Bien que Grell se comporte souvent comme une collégienne hystérique face à Sebastian, elle reste une Shinigami et ne trahirait pas ses collègues pour lui. Sebastian n'est qu'une distraction plaisante dans son travail. 

Grell possède une fascination morbide pour le sang et n'hésite pas à massacrer des innocents avec sa tronçonneuse simplement pour peindre la ville de cette couleur et la rendre belle. Grell et  Red deviennent partenaires de crime, car ils partagent la même frustration : celle de ne pas pouvoir porter d'enfant. Elles se mettent à tuer les prostitués qui se font volontairement opérer pour ne pas avoir d'enfant et deviennent Jack L'éventreur. Grell mettra finalement fin à leur petit jeu en tuant  Red, s'étant lassé d'elle et de sa faiblesse de caractère pour ne pas réussir à tuer Ciel. Grell s'est toujours montré d'une nature violente depuis ses années à l'Académie des Shinigamis, mais on ne sait pas si elle avait déjà tué des gens innocents avant l'histoire de Jack l'Eventreur. Ce qui est certain, c'est qu'elle méprise les humains et ne ressent aucune compassion pour eux. Leur vie ne vaut pas grand chose à ses yeux. Pour un personnage aux allures si chaleureuses et dynamiques, elle est en vérité incroyablement cruelle et sans pitié. Penser qu'elle n'est qu'un ressort comique serait gravement la sous-estimer. D'après Yana Toboso, elle serait le deuxième personnage le plus puissant derrière Sebastian. Chaotique, elle n'obéit qu'à une chose : William.

Si Sebastian est son jouet préféré, d'après Yana Toboso, son vrai grand amour est William T. Spears, son supérieur et camarde de promotion. L'auteure les décrit comme étant des âmes sœurs. Grell tombe amoureuse de William lors du passage de leur examen final à l'Académie des Shinigamis. À l'époque, elle se croyait invincible, fière de son triple A dans les matières pratiques. Elle s'est donc montrée très hostile en William au début, le jugeant comme inférieur avec ses B. Mais lorsque William réussit à la vaincre en duel (ou plutôt, à la dominer comme elle le dit elle-même), elle tombe éperdument amoureuse de lui. Depuis, elle le considère comme son homme, et le harcèle régulièrement.

Le grand rêve de Grell, outre le fait de changer de sexe, serait de faire un beau mariage d'amour dans une robe de mariée rouge et d'avoir beaucoup d'enfants avec l'homme de sa vie. Il y a un vrai paradoxe entre ce côté très fleur bleue de Grell et ses tendances psychopathes et violentes. Elle ne semble pas tolérer le sentimentalisme chez les autres, mais aime proclamer de manière théâtrale qu'elle est fière de montrer ce qu'elle ressent. Grell est une grande passionnée de théâtre, et aime se mettre en scène, se considérant comme une actrice. Elle fait toujours une entrée fracassante, et a même une phrase fétiche, un jeu de mots entre le mot « desu » (le verbe « être » en japonais) et le mot « death » (« mort » en anglais) qui ont une consonnance proche.

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Grell ne tombe pas amoureuse de tous les beaux garçons qu'elle croise. Elle a clairement un type : grand, ténébreux, dominateur et froid. Elle dit d'ailleurs à Ronald qu'il est trop jeune pour elle, et à Othello qu'elle n'aime pas les geeks. Grell aime l'action, et n'a aucune patience pour les domaines trop abstraits ou scolaires. Elle est cependant loin d'être bête, simplement parfois un peu écervelée et facilement distraite. Elle pourrait être un très bon employé si elle était plus disciplinée. Mais en dehors de l'affaire Jack l'Eventreur, elle ne semble pas s'être trop écartée de son devoir de Shinigami.

 Dans l'arc , elle collecte l'âme d'Agni.
 Dans un chapitre bonus, elle apparaît en tant que la petite sirène dans le rêve de Conan Doyle.

 
Shinigami plus jeune que ceux croisés, c’est un subordonné de Grell, qu’il appelle . Tout comme cette dernière, il se laisse facilement aller à la détente concernant son travail, bien qu’il soit plus sérieux que Grell lorsqu’il faut le faire. Bien qu’il ait des problèmes pour arriver à l’heure, il exécute son travail rapidement. Il a pour principe de ne jamais faire d'heures supplémentaires, au grand désarroi de William. Ronald est un fêtard, qui aime flirter avec les filles (et potentiellement les garçons, selon sa Character Song.). Il a un côté assez maladroit dans son approche, ce qui rend ses tentatives de drague plutôt comiques. Il aime se venter de ses nombreuses conquêtes et rancards, mais il n'est en vérité pas très doué.

Il a une bonne relation avec Grell et William, agissant comme une sorte de médiateur. Il est suggéré qu'il pense que William éprouve un certain attachement pour Grell malgré les apparences, car il le taquine souvent à ce sujet, surtout dans la webradio. Il est le fier représentant de la jeune génération au sein des Shinigamis, et a donc des pratiques parfois peu conventionnelles. Bien qu'il respecte ses supérieurs, il n'hésite pas non plus à les taquiner, parfois même à les remettre à leur place, ce que William juge impertinent. Dans la webradio, il essaie tant bien que mal de faire la conversation avec William, qui ne se montre pas toujours coopératif. Il pense aussi que William devrait sortir un peu plus et fréquenter quelqu'un. Il subit souvent à contre cœur les extravagances de Grell.

Physiquement, Ronald est blond avec une sorte d'undercut brune. Il a de grands yeux vert-jaune, et aborde souvent une expression malicieuse et enfantine. Il porte un costume noir de Shinigami classique, mais avec des chaussures blanches et une montre. Ses lunettes sont très grosses, presque comme des lunettes de protection. Son design serait inspiré du personnage du Hambuglar, le méchant du groupe de personnages crées par Mac Donald's.

Sa faux de la mort est une tondeuse et, bien que William n'approuve pas ce choix de design, Ronald est ami avec une fille du bureau des trépassés, ce qui lui permet de la garder. Il explique que sa faux a cette forme afin de gagner du temps sur la collecte.

Sur les conseils de Grell, il cherche lui aussi une sorte de phrase fétiche, mais il ne l'a pas encore trouvée. Il apparaît pour la première fois lors de l'arc  afin d’aider Will dans la collecte des âmes durant l’incendie du manoir de Kelvin, causé par Sebastian. Lors de l’arc , où il se fait passer pour un serveur sur le bateau afin d'enquêter sur les Bizarre Dolls, on le voit mettre en difficulté Sebastian, ce qui prouve qu'il a de très bonnes aptitudes au combat. Il est montré comme étant assez vicieux et innovant en combat, allant jusqu'à utiliser un poignard en plus de sa faux, ce qui prend Sebastian par surprise. Sa jeunesse, et tout ce qui en découle, est souvent mise en avant.

 
Undertaker est un ancien shinigami, ainsi qu'un directeur de services funéraires en Angleterre. Il travaille également comme informateur pour la famille Phantomhive et faisait partie des nobles maléfiques du temps de Vincent. Il prend plaisir à effrayer les gens et a une fascination pour les êtres humains. Il adore rire et oblige souvent Ciel ou Sebastian à lui raconter une blague en échange d’informations. Il fait souvent des choses étranges et douteuses comme se cacher dans des cercueils ou manger des biscuits pour chien. Ses apparitions dans l'anime varient du manga, comme beaucoup des personnages de Black Butler. Il est vu drapé dans une longue robe noire qui couvre ses mains et presque chaque pouce de son corps autre que son visage. Également, sa tête est surmontée d'un très long chapeau haut de forme noir. Il a aussi de longs cheveux argentés, avec quelques tresses de rechange un peu partout. Des cicatrices couvrent aussi son visage et son cou (même si cela n'est pas mentionné comment il les a eues). Une autre de ses caractéristiques est ses longs ongles noirs. Contrairement à d'autres shinigami, il se bat sans ses lunettes, ce qui fait de lui un déserteur. Sa faux est un sotoba.
Dans l’arc , il révèle qu'il est à la retraite, peut-être même expulsé des shinigami. Il a encore sa faux de la mort, ce qui déplaît à Grell et Ronald, et l’utilise pour révéler comment Sebastian a commencé à servir Ciel. Il avoue qu’il est derrière toute l’histoire des , se servant de morts afin de prolonger l’existence et de voir ce que l’on peut faire après la mort. À partir de là, Undertaker endosse le rôle de l’antagoniste. Il semble qu’il tienne cependant beaucoup à Ciel, voulant tuer Sebastian car il pense qu’il le rend malheureux et misérable. Il ne cesse de demander au jeune Comte de prendre soin de son âme. C'est lui qui fait couler le Campania en le frappant de sa faux, mais laisse ses médaillons dans le processus, que Ciel ramasse. Il lui dit alors de garder son . Il entretient une relation bien mystérieuse avec la famille Phantomhive, son bien le plus précieux étant le médaillon regroupant un cheveu de Claudia, la mère de Vincent. Il était également très attaché à ce dernier (étant celui qui le connaissait le plus longtemps après Diedrich), désirant pouvoir le faire revivre à travers son projet de Bizarre Dolls, mais un corps brûlé ne peut être réutilisé. Dans l’arc , il se révèle être le principal de l’école et aide les préfets à couvrir le meurtre d’étudiants. Il utilise ainsi leurs corps pour faire ses . Lors de leur combat, Sebastian fait remarquer qu'Undertaker a fermé sa boutique afin de prendre la place du directeur, ce qui est temporaire d'après le dieu de la mort. Lorsque Sebastian interrompt leur combat pour aller protéger Ciel, Undertaker lui dit de continuer à  que possible. Lors de l'arc , le véritable but d'Undertaker est révélé : il a pris soin du corps du véritable Ciel Phantomhive et l'a façonné e.
 Dans un chapitre bonus, il apparaît en tant que sorcière des mers dans le rêve de Conan Doyle.

 Othello
 Il apparaît pour la première fois sur une scène de collecte avec Grell, qui se questionne sur sa présence. Othello fait remarquer à Grell que le garçon qu'il vient de faucher fait partie des nombreuses victimes mortes par dysfonctionnement des organes dû à une grosse perte de sang. Ils partent enquêter sur le Sphere Music Hall, y voyant des connexions. Plus tard, ils retrouvent Ciel et Sebastian au Music Hall de Bath et y collectent une nouvelle âme liée aux meurtres.

 Ludger est un membre de la branche allemande des Dieux de la Mort qui travaille avec Sascha. De même que William, il est consciencieux dans son travail et déteste faire des heures supplémentaires. Sa Faux a l'apparence d'un taille-haie. Il fume occasionnellement. Comme il le dit lui-même, il déteste être chargé de travail, d'où le fait qu'il ne supporte pas le souhait de guerre de Sascha. Il se délecte de l'apparence des démons, mais n'aime pas leurs manières bestiales, en référence à Sebastian. Il souhaite s'occuper de lui mais Sascha statue qu'il n'en a pas besoin, puisqu'il est avec son maître. Ludger s'en étonne, comme il pensait que Ciel était une fille, de par son déguisement de Sieglinde. Lorsque Ciel les aperçoit, Ludger suppose qu'il en est capable de par son contrat avec un démon (ce qui place Ciel proche de la mort), ou grâce à la lignée Phantomhive.

 Sascha est un membre de la branche allemande des Dieux de la Mort qui travaille avec Ludger. Il est de nature enthousiaste, mais se montre assez étourdi, surtout lorsqu'il est absorbé par une lecture intéressante. Contrairement à la plupart des Dieux de la Mort, Sascha semble beaucoup apprécier son travail de faucheur, le considérant comme une vocation. Lors d'une réunion, il remet à Will un document de plainte pour avoir été envoyé en Allemagne. Il stoppe Ludger dans son souhait de s'occuper de Sebastian, puisque son maître est là. Lisant des documents sur Ciel, Sascha note qu'il a un extraordinaire historique puisqu'il provient de la famille Phantomhive. Lorsque Ciel les aperçoit, cela rend Sascha curieux et il le salue de la main alors que Ludger le presse de partir collecter.

 Alan est un shinigami de la division de récupération. Il travaille directement avec William, Grell et Ronald. Sa faux est un outil de découpage de jardinage à manche long. C'est un personnage particulier, ayant été créé spécialement par Yana Toboso pour la comédie musicale Kuroshitsuji musical, The Most Beautiful DEATH in the World. Alan a Eric comme meilleur ami, en plus d'être son tuteur et partenaire, même s'il préfère travailler seul. Alan est généralement un être calme et posé, bien qu'il puisse se montrer particulièrement entêté. Il est strict dans son travail, ne supportant pas le moindre écart de conduite envers le règlement.
 Alan est un shinigami particulier : il est frappé par une rare maladie appelée « Les épines de la mort ». Cette maladie est contractée lorsqu'une âme censée être fauchée se retourne par vengeance contre le shinigami qui la cueille. Elle apparaît sous forme d'épines qui finissent par étouffer le cœur. Aucun remède n'est connu, bien qu'une rumeur affirme qu'un sacrifice de mille âmes pures est la solution. Malgré cette maladie, Alan continue de prendre autant de travail que possible, bien qu'il se plonge dans une profonde solitude, qu'il caractérise par son adoration pour les fleurs Erica. Lorsqu'il se rend compte des actions commises par Eric pour le sauver, il le pardonne mais lui demande de ne plus tuer. Ils enlèvent alors leurs lunettes et deviennent des déserteurs. Alors qu'Eric rompt sa promesse en tentant de tuer Ciel avec sa faux, Alan s'interpose et meurt dans les bras de son ami.
 Alan apparaît un bref instant dans le manga, mort dans les bras d'Eric, lors d'une réflexion de Ludger sur les raisons d'un shinigami pour déserter. Il fait aussi un caméo dans l'OAV 6.

 Eric est un shinigami de la division de récupération. Il travaille directement avec William, Grell et Ronald. C'est un personnage particulier, ayant été créé spécialement par Yana Toboso pour la comédie musicale Kuroshitsuji musical, The Most Beautiful DEATH in the World. Eric a les cheveux blonds ondulés peignés sur un côté. Sa faux est une scie. Il est sérieux et courageux, et adore les fêtes d'après Ronald. Déterminé à sauver Alan, Eric entend parler de la rumeur sur la collecte de mille âmes pures et commence alors à tuer des humains, à l'insu d'Alan. Un soir, il est découvert par le Vicomte de Druitt, qui lui propose d'organiser des soirées afin de lui faciliter la chasse. Découvert par Alan, qui pensait au départ qu'il tuait pour s'amuser, il lui promet de ne plus tuer personne et enlève ses lunettes, signe de désertion. Mais sachant qu'il ne lui reste plus qu'une seule âme à sacrifier, il rompt sa promesse et tente de tuer Ciel. Cependant, Alan s'interpose et est frappé par la faux d'Eric. Sa mort plonge Eric dans un profond désespoir, qui supplie alors Sebastian de mettre fin à sa vie. Sur ordre de Ciel, Sebastian le tue avec la faux d'Alan. Sa mort entraîne alors la libération de toutes les âmes qu'il a collectées pour Alan.
 Eric apparaît un bref instant dans le manga, pleurant avec Alan mort dans ses bras, lors d'une réflexion de Ludger sur les raisons d'un shinigami pour déserter. Il fait aussi un caméo dans l'OAV 6.

Noah’s Ark Circus 
Cet arc se déroule du chapitre 24 (T6) au chapitre 37 (T8).

Le cirque  est composé de plusieurs artistes à qui il manque un ou plusieurs membres. Ayant chacun un numéro défini, ils se produisent tous les soirs et attirent beaucoup de monde. Ils dorment dans des tentes et les nouveaux y vivent à deux, tandis que les membres originaux se trouvent dans une tente à l’écart.

 
 Créateur du Cirque, il est considéré comme un  par tous ses artistes après les avoir sauvés de la misère de la rue. Kelvin est un Baron qui était, à l’origine, un généreux philantropiste, mais a changé dès qu’il s’est épris de Ciel, le trouvant lui et Vincent très charismatiques. Il a tout fait pour être remarqué par le Comte, mais fut ignoré et se rendit compte qu’il ne pouvait pas entrer dans leur cercle car il n’était pas aussi lumineux qu’eux. Il décida alors de se faire opérer pour être à la hauteur de Ciel, mais tout cela fut réduit à néant lorsqu’il apprit le meurtre des Phantomhive. À cause de ses opérations, il est couvert de bandages, sauf son œil gauche.
 Kelvin semble avoir une obsession pour les enfants et utilise son cirque comme un moyen de les enlever. Il leur fait ensuite un lavage de cerveau et les faits agir comme ses domestiques et artistes de son cirque privé dans son manoir. Cependant, il se fiche de leur bien-être et les trouve plutôt divertissants lorsqu’ils meurent durant un dangereux numéro sans entraînement. D’une manière que l’on ignore, Kelvin était impliqué dans la mystérieuse organisation qui a capturé Ciel après la mort de ses parents mais, ayant fait trop de chirurgie, il n’a pas pu assister aux séances de torture du garçon. Lorsqu’il apprit qu’il était toujours vivant, Kelvin décida de recréer la salle où Ciel fut torturé et presque sacrifié pour pouvoir le refaire à nouveau. Après avoir appris ceci lorsqu’il vient pour l’affronter, Ciel le tue par balles et ordonne à Sebastian de brûler le manoir.

 
 Né le , il a 25 ans. Leader du cirque lors des déplacements, il est aussi le majordome de Kelvin au manoir. Il est caractérisé par son bras prothèse squelettique et est à l’origine vu comme quelqu’un de drôle et niais. Cependant, il est en fait strict et sérieux lorsqu’il doit faire son travail. Bien qu’il ne soit pas d’accord avec certaines décisions du Baron Kelvin, Joker suit cependant chacun de ses ordres. En effet, il veut protéger ses « frères et sœurs » du Workhouse, lesquels Kelvin dit en prendre soin à condition de faire ce qu'il leur ordonne.
 Joker n’était pas au courant que le docteur utilisait les os des enfants kidnappés pour faire ses prothèses, ni même que le Workhouse n’a jamais existé. Comme les autres membres, il se réfère au Baron comme  parce que Kelvin les a trouvés dans East End et les a élevés. Il meurt le  d’une importante hémorragie, Sebastian lui ayant tranché son autre bras, alors qu’il essayait de défendre Kelvin de Ciel.
 Il réapparaît dans plusieurs chapitres bonus : il raconte à Ciel (Smile) la fois où Doll a perdu une dent. Toute la troupe s'était mobilisée et a travaillé dur toute la journée pour pouvoir lui offrir la pièce qu'elle attendait de recevoir par la fée des dents. Contrairement à Peter, Joker n'avait pas voulu voler cette fois-là, désirant faire plaisir à Doll. Il réapparaît une autre fois en tant que Capitaine Crochet dans le rêve de Conan Doyle.

 
 Médecin de la troupe se déplaçant en chaise roulante, il s’occupe des membres du cirque et plus particulièrement de leurs prothèses. Cependant, il est révélé que ceci est une ruse puisqu’il sait très bien marcher. Il est assez sadique. Il taille les prothèses qu’utilisent certains membres dans un matériau initialement inconnu qu’il développe par ses recherches, financées par Kelvin. Ce matériau se révèle plus tard être fait à partir des os des enfants kidnappés. Il utilise le pouvoir et l’argent que Kelvin lui offre afin de finir ses recherches. Il est tué par Sebastian sur ordre de Ciel.

 
 Un des premiers membres recrutés du Cirque. Elle est la dompteuse d’animaux. Elle a grandi aux côtés des premiers membres dans East End, jusqu’à ce que le Baron Kelvin les trouve et les emmènent. Beast n’a plus de jambe gauche, qui sera remplacée par une prothèse.
 Son dévouement à Kelvin n’est cependant pas aussi profond que celui de Joker. Elle est d’ailleurs prête à tout quitter pour vivre avec lui car elle l’aime profondément, bien que cela ne soit pas réciproque. Une nuit, lorsque Sebastian sort pour enquêter, il la séduit afin de lui soutirer des informations sur Kelvin. Beast est tuée le  par Bard lorsqu’elle et les autres de la troupe attaquent le manoir pour kidnapper Ciel.

 
 Il exécute des numéros avec des couteaux. Il n’a plus sa jambe droite et en a une artificielle faite par le Docteur. Dagger est un être extravagant, théâtral et énergique qui sourit presque tout le temps. Il aime faire des blagues, surtout lorsque l'atmosphère est pesante car il déteste cela. Il semble avoir un très grand amour, voire une obsession, pour Beast. Il l’appelle toujours  ou  et tente de lui montrer ses sentiments en lui offrant plein de cadeaux. Il continue de le faire, même lorsque Beast n’est pas dans le coin et ne montre aucun intérêt pour lui.
 Comme les autres membres, il a vécu dans les rues d’East End. Il lui manque sa jambe droite depuis sa naissance, ce qui le lie aux autres. Un jour, Kelvin les trouva dans une allée et les a invités à venir vivre dans son manoir. Après quelque temps, ils décident de montrer un cirque et Joker lui donne le nom de scène de Dagger, ce que ce dernier ne semblait pas aimer au départ. Il est tué le  par Bard lorsque lui et les autres de la troupe attaquent le manoir pour kidnapper Ciel et meurt dans les bras de Beast en lui souriant.
 Il réapparaît dans plusieurs chapitres bonus : lorsque Joker raconte à Ciel la fois où Doll a perdu une dent. Toute la troupe s'était mobilisée et a travaillé dur toute la journée pour pouvoir lui offrir la pièce qu'elle attendait de recevoir par la fée des dents. Il réapparaît une autre fois en tant que personnage du conte Peter Pan dans le rêve de Conan Doyle.

 
 Trapéziste de la troupe travaillant avec Wendy. Il tient énormément à elle et est toujours auprès d’elle. Peter est fréquent à la violence : il s’énerve rapidement et fait souvent des remarques sarcastiques ou impolies. Malgré cette tendance, il fait preuve d’intelligence, comme lorsqu’il arrête de se battre contre Finnian pour éliminer une plus grande menace.
 Comme Wendy, sa croissance s’est stoppée, les piégeant dans des corps d’enfants. Peter a grandi avec les autres membres dans les rues d’East End. Après un moment, ils décident de monter un cirque et Peter et Wendy forment alors le numéro de trapèze. Il n’apprécie pas du tout la venue de Ciel et Sebastian. Il est tué le  par May Linn lorsque lui et les autres de la troupe attaquent le manoir pour kidnapper Ciel.
 Il réapparaît dans plusieurs chapitres bonus : lorsque Joker raconte à Ciel la fois où Doll a perdu une dent. Toute la troupe s'était mobilisée et a travaillé dur toute la journée pour pouvoir lui offrir la pièce qu'elle attendait de recevoir par la fée des dents. Contrairement à Peter, Joker n'avait pas voulu voler cette fois-là, désirant faire plaisir à Doll. Il réapparaît une autre fois en tant que Peter Pan dans le rêve de Conan Doyle.

 
Trapéziste de la troupe travaillant avec Peter. Elle ne semble pas énormément parler, et laisse Peter faire le gros de la conversation. Cependant, lorsqu’elle parle, elle le fait de manière mature, comme lorsqu’elle réconforte Beast. Wendy tient énormément aux membres de la troupe, peut-être plus qu’à Kelvin et est très attachée à Peter.
 Comme Peter, sa croissance s’est stoppée, les piégeant dans des corps d’enfants. Wendy a grandi avec les autres membres dans les rues d’East End. Après avoir été récupérés par Kelvin, ils décident de monter un cirque et Peter et Wendy forment alors le numéro de trapèze. Elle est tuée le  par May Linn lorsqu’elle et les autres de la troupe attaquent le manoir pour kidnapper Ciel.

 
 Il exécute ses numéros en tant que cracheur de feu. Comme son nom l’indique, c’est un homme très grand, et se voûte légèrement. Jumbo semble être la voix de la raison parmi la troupe, puisqu’il a la tête sur les épaules et ne cède pas à ses émotions. Néanmoins, il est extrêmement gentil et généreux. Très lié au groupe d'orphelins, il a autrefois arrêté son travail pour aider Dagger à jouer avec les autres lorsque ceux-ci n'avaient pas encore de prothèses.
 Bien qu’il tue des gens dans le but de suivre les ordres du Baron, il semble être réellement malheureux de le faire. Comme les autres, il est récupéré par Kelvin et vient vivre dans son manoir. Il est tué le  par Finnian lorsque lui et les autres de la troupe attaquent le manoir pour kidnapper Ciel.

 
 Elle exécute ses numéros en équilibre sur un fil. Lorsqu’elle ne se produit pas, elle prétend être un nouveau membre masculin et se nomme  (taches de rousseur) parce qu’elle dort mieux lorsqu’elle partage sa chambre avec quelqu’un d’autre, ce que les premiers membres n’ont pas à faire. Doll est amicale et accueillante, discutant avec Ciel dès qu’ils durent partager leur tente au cirque. Elle est un peu naïve, croyant les mensonges de Ciel – ce que lui reprochent les membres de la troupe. Elle aide Ciel à ne pas se faire prendre lorsqu’il est repéré par les serpents de Snake et finit même par l’apprécier. Elle déclenche une crise chez Ciel lorsqu’elle l’emmène de force prendre une douche commune, ce que le jeune garçon refuse de peur d'avoir à montrer la marque dans son dos.
 Doll est extrêmement loyale aux autres membres et les voit tous comme une famille. Il est dit que la raison de la perte de son œil gauche est que ses parents l’ont élevée trop durement et l’ont déformée. Un jour, Kelvin les trouva dans une allée et les a invités à venir vivre dans son manoir. Après quelque temps, ils décident de montrer un cirque et Joker leur donna tous un nom de scène, incluant Doll, cette dernière refusant au départ de le porter. Elle sera plus tard tuée devant le manoir en flammes de Kelvin par Sebastian sur ordre de Ciel, ayant auparavant accusé ce dernier de lui avoir pris sa famille et fini par le haïr.
 Elle réapparaît dans plusieurs chapitres bonus : Joker raconte à Ciel (Smile) la fois où elle a perdu une dent. Toute la troupe s'était mobilisée et a travaillé dur toute la journée pour pouvoir lui offrir la pièce qu'elle attendait de recevoir par la fée des dents. Contrairement à Peter, Joker n'avait pas voulu voler cette fois-là, désirant faire plaisir à Doll. Elle réapparaît une autre fois en tant que personnage du conte Peter Pan dans le rêve de Conan Doyle.

Arc Meurtres au Manoir 
Cet arc se déroule du chapitre 38 (T9) au chapitre 50 (T11).

 
 Aspirant à devenir auteur, c'est un homme très observateur et droit. Il est invité par Ciel à son banquet car il est fan de ses histoires. Il est surnommé  (autre mot anglais pour dire écrivain) par Ciel. Tout au long de l’arc, on suit l’intrigue selon son point de vue et il est un des piliers de l'enquête, aidant à résoudre les meurtres. Lorsque Ciel est accusé, il doute que cela soit vrai et accepte de s’enchaîner à lui pour le prouver. Il est en quelque sorte attendri par lui et lui pose la main sur les cheveux par habitude (il a dix frères et sœurs) lorsque Ciel se souvient qu’il dormait avec ses parents. Quand Sebastian est "assassiné", il est touché par la peine de Ciel mais se demande pourquoi il ne pleure pas. Lorsque l’affaire des meurtres est résolue, il est salué par Jeremy et se rend compte qu’il est trop parfait, comme l’était Sebastian. Le fait d'avoir été remercié en français pour avoir veillé sur Ciel l'intrigue davantage, puisque seul Sebastian sait qu'il parle couramment cette langue. Il retourne au manoir et Ciel et son majordome lui avouent toute la vérité derrière l’affaire. Il est mis au courant par Sebastian de sa nature démoniaque et prend peur. D’après ce qu’il dit lui-même lors de ses réflexions, Arthur ne mit ces événements sur papier que bien des années plus tard mais brûle le manuscrit pour que personne ne soit au courant. Il écrit alors des tonnes d’histoires pour tenter d’oublier tout ça, mais n’y arrive jamais.
 Dans un chapitre bonus, on apprend comment lui est venue l'idée d'écrire sur Sherlock Holmes. Il rêve de tous les personnages en les plaçant dans différents contes, ainsi que de Ciel, où il le supplie de se battre contre le démon.

 Banquier allemand, c’est un parent éloigné de la Reine Victoria. C’est un alcoolique et un pervers, mais est une des figures proéminentes de l’industrie de développement en Allemagne. Accédant à une requête de la Reine, Ciel organise un banquet en l’honneur de Georg, venu à Londres pour asseoir ses affaires. Cependant, ceci est en réalité un plan de la Reine pour se débarrasser de lui afin d’affaiblir le pouvoir politique allemand.
 Après avoir prétendu être mort (par Tétrodotoxine) à la suite d'une  entre lui et Charles Grey, il est réellement tué par ce dernier sur ordre de la Reine.

 
Chanteuse d'opéra, c'est une très belle femme bien-élevée. Elle est en couple avec Grimsby, de 12 ans son cadet. On découvre qu’elle garde son apparente jeunesse en buvant une substance rouge à base de perilla. Quelque temps après l’affaire, lors de l'arc du Weston College, on découvre qu’Irene et Grimsby se sont séparés et qu’elle est secrètement en couple avec Julius Pitt, un acteur d'une compagnie rivale. Alors que sa calèche se renverse sur le chemin du théâtre, Sebastian l'aide à arriver à temps pour la représentation de Roméo et Juliette. Elle accepte alors de faire la promotion pour le nouveau parfum de la Compagnie Phantom, Lily of the Valley.
 Le personnage est basé sur Irène Adler.

 
 Amant d'Irene, il est plus jeune qu'elle de 12 ans. Il est producteur de théâtre et passionné par son travail, lequel est très apprécié. Il est très intéressé par une collaboration avec Ciel dans l'industrie du divertissement. Il est très protecteur envers Irene, s'emportant très vite lorsqu'ils sont tous deux accusés de meurtres. Ils finissent par se séparer quelque temps après l’affaire.

 Woodley est le président de sa compagnie portée sur le commerce de diamants polis. Derrière sa façade de boute-en-train en public, il vend en secret des armes qu’il obtient grâce à sa richesse aux pays en guerre. Il est aussi le meurtrier de Steiger Roze, le président de la compagnie minière de diamants. Étant impliqué dans le monde souterrain de Londres, il sait que Ciel est le Chien de garde de la Reine. Comme ce dernier avait prévu de l’éliminer pour en finir avec ses crimes, il invite Woodley à son banquet et l’utilise comme bouc-émissaire pour le meurtre de Georg von Siemens. Après avoir été arrêté par les Double Charles, il est tué par Grey.

 Phelps est le fils d’un célèbre magnat d’une compagnie maritime connue sous le nom de Blue Star Line. Bien qu’il apparaisse comme timide et facilement effrayé, il est décrit comme un vrai homme d'affaires. Après que le corps de Siemens est découvert, Phelps s’installe dans la chambre de Ciel car il est trop effrayé pour dormir juste à côté de la chambre du mort. Il est ainsi non-intentionnellement tué par un des serpents de Snake, venu pour tuer Ciel.

 
 Pasteur vivant non loin du manoir, il récupère la chouette envoyée par Sebastian et finit par aider à résoudre les meurtres. Il s’agit en fait de Sebastian déguisé sur ordre de Ciel afin de déjouer les plans de la Reine. Il met délibérément Arthur au courant de cette imposture en le remerciant en français d'avoir pris soin de Ciel.

Arc Weston College 
Cet arc va des chapitres 66 (T14) à 85 (T18).

Le  est l'école anglaise publique la plus réputée, où seuls les enfants de nobles sont acceptés. Pensionnat pour garçons uniquement, les étudiants y vivent de leur 13 à 19 ans afin de se former et devenir des personnes influentes par la suite.

Le règlement y est très strict et les traditions sont respectées à la lettre. Les heures de cours sont découpées de manière définie et commencent vers 7h du matin. Les étudiants sont répartis, selon leurs capacités, dans un des quatre dortoirs, chacun régit par un étudiant nommé préfet. Ces derniers, appelés , ont une grande autorité dans l’école et sont les seuls à pouvoir marcher sur la pelouse (règle ). Ils peuvent également attribuer des , sorte de colle, aux étudiants qui ne respectent par les règles.

Un système de  est utilisé dans l’école : chaque étudiant de première année se fait choisir par un plus âgé pour effectuer des tâches (ranger la chambre, laver les uniformes…), ce qui contribue à l’entraide entre chacun. Les préfets ont également leur propre  et c’est vu comme un grand honneur d’être choisi par eux. Ces derniers ont d'ailleurs le privilège d'assister au Midnight Tea Party, soirée exceptionnelle organisée par le directeur pour les préfets.

L’un des plus grands événements de l’école est le prestigieux tournoi de cricket qui se déroule tous les . Chaque dortoir s’affronte selon un tirage au sort et la finale se fait avec les deux meilleures équipes. Ces dernières sont composées par des étudiants choisis pour leurs compétences personnelles au sein de leur maison. L’équipe gagnante se voit offrir un tour en bateau sur la Tamise et défile même devant la Reine. C’est le plus souvent le dortoir Green Lion qui remporte la compétition, tandis que le dortoir Sapphire Owl est le grand perdant, n’ayant gagné qu’une seule fois il y a longtemps. Durant les festivités, deux soirées sont organisées durant lesquelles les étudiants peuvent inviter leurs familles.

Le Principal
 Personnage énigmatique, tout le monde dans l’école ne le voit que très rarement et ne sait pas à quoi il ressemble. Les décisions du Principal sont sacrées et personne ne remet jamais en doute sa parole.
 Il se révèle être Undertaker, qui utilise cette position pour faire ses .

 
 Vice-principal de l'école, il apparaît comme un homme très stoïque et prend très au sérieux son rôle dans l’établissement. Mais en réalité, il se moque complètement des règles et laisse Derrick martyriser ses camarades, tant qu’il lui donne de l’alcool. Il est tué par les préfets et sera ramené à la vie par Undertaker, via son projet , avant d’être tué par Sebastian.

Dortoir Green Lion 
Le  est la  des étudiants ayant de grandes capacités en sport. La devise du dortoir est « Au sommet du monde » (« Top of the world, Green Lion »).

 
 Préfet du dortoir, il excelle en sport et particulièrement au cricket, dont le tournoi de fin d'année est presque toujours remporté par Green Lion. Greenhill est un jeune homme grand et musclé aux cheveux blonds tirés en arrière et aux yeux verts. Il est respectueux des autres malgré son tempérament de feu, et accorde parfois un peu trop facilement sa confiance. Comme tous les autres préfets, il place la tradition de l’école au-dessus de tout et est prêt à tout pour la faire respecter. Il est expulsé de l’école lorsqu’on découvre qu’il a tué Derrick Arden pour protéger les traditions de l’établissement. Il revient dans l'arc  en tant que membre du groupe musical Starlight Four dirigé par Blavat Sky.
 Dans un chapitre bonus, il apparaît en tant que l'un des sept nains de Blanche-Neige dans le rêve de Conan Doyle.

Dortoir Sapphire Owl 
Le  est la  des étudiants ayant de hautes compétences en études, surtout au niveau intellectuel. La devise du dortoir est « Seul Dieu sait » » (« God only knows, Sapphire Owl »).

 
 Préfet du dortoir, c'est un étudiant très érudit, poli et posé. Il est le seul garçon de sa famille, qui compte sept filles. Ces dernières viennent tous les ans à la soirée du tournoi de cricket pour soutenir leur frère et lui faire honte par la même occasion. Comme tous les autres préfets, il place la tradition de l’école au-dessus de tout et est prêt à tout pour la faire respecter. Lui et Redmond sont des amis d'enfance. Il respecte beaucoup Ciel, étant impressionné par sa ténacité lorsqu’il le voit s’entrainer sans relâche pour gagner le tournoi de cricket. Il est expulsé de l’école lorsqu’on découvre son implication dans le meurtre de Derrick Arden. Il revient dans l'arc  en tant que membre du groupe musical Starlight Four dirigé par Blavat Sky.
 Dans un chapitre bonus, il apparaît en tant que l'un des sept nains de Blanche-Neige dans le rêve de Conan Doyle.

 
 Étudiant apparaissant comme condescendant et sournois, il prend ses responsabilités très au sérieux et félicite ceux qui le méritent, bien que ses compliments soient rares. Il porte des lunettes.
Il est le  de Lawrence. Ciel va tout mettre en œuvre pour devenir le fag de Clayton, afin d'infiltrer le groupe des préfets et de se rapprocher de la vérité entourant Derrick Arden. Clayton deviendra le préfet de son dortoir après l'expulsion de son prédécesseur. Il revient dans l'arc , où il intègre les Phantom Five.
 Dans un chapitre bonus, il apparaît en tant que l'un des sept nains de Blanche-Neige dans le rêve de Conan Doyle.

 
 Étudiant de première année, il est le premier à s'adresser à Ciel et s'attache rapidement à lui. Grâce à lui, Ciel réunit de nombreuses informations sur l'école pour sa mission. Il l'aide également à prouver la culpabilité de Maurice Cole. Il envoie plus tard à Ciel leur photo lors de leur victoire au tournoi, mais Ciel ne lui répond pas.

Dortoir Scarlet Fox 
Le  est la  des étudiants faisant partie de la nobilitas. La grandiloquence de l'édifice ressemble à Buckingham Palace selon Ciel. La devise du dortoir est « Eden brillant ».

 Préfet du dortoir, il est également le neveu du Vicomte de Druitt. Il est très amical et semble se préoccuper de ses camarades de dortoir. Au lieu de se mettre en colère contre Ciel pour avoir marché sur la pelouse, il agit gentiment envers lui, lui apprenant les règles concernant les P4. Comme tous les autres préfets, il place la tradition de l’école au-dessus de tout et est prêt à tout pour la faire respecter. Il s’en veut de ne pas avoir bien jugé Derrick et remarqué qu’il martyrisait ses camarades. Lui et Bluer sont des amis d'enfance. Il est expulsé de l’école lorsqu’on découvre son implication dans le meurtre de Derrick Arden. Il est au courant des expériences de résurrection de son oncle et c'est d'ailleurs lui qui l'appelle à l'aide après les meurtres. Il revient dans l'arc  en tant que membre du groupe musical Starlight Four dirigé par Blavat Sky.
 Dans un chapitre bonus, il apparaît en tant que l'un des sept nains de Blanche-Neige dans le rêve de Conan Doyle.

 
Il est le  d'Edgar et est apprécié par tous grâce à ses talents, se faisant même nommer . Mais, étant jaloux de l’attention que porte Edgar envers Ciel, il lui ment au sujet de l’heure lorsqu’il est convié par les préfets. Afin de se venger, Ciel découvre qu’il manipule et martyrise les autres pour qu’ils fassent toutes ses tâches, qu’il s’attribue ensuite. Lorsque la vérité éclate devant les préfets, Maurice est remplacé par Joanne Harcourt auprès d’Edgar.

 Timide et d'apparence efféminée, il devient le  d'Edgar lorsque la vérité éclate sur Maurice. Il semble vouer une certaine affection à Ciel. Il participe au tournoi de criquet, où il est victime, comme tous les membres de son dortoir, des manœuvres de Sebastian. Atteint de crampes d'estomac, les laxatifs auront sur lui un effet dévastateur durant la partie.
 Il revient dans l'arc , où il intègre les Phantom Five, groupe musical créé par Ciel pour concurrencer celui des Starlight Four, composé des ex-préfets. Il a le rôle de du petit frère diablotin et travaille très dur pour arriver à être crédible.
 Dans un chapitre bonus, il apparaît en tant que Blanche-Neige dans le rêve de Conan Doyle.

 Fils du Duc Clemens, cousin de la Reine Victoria, il est porté disparu et Ciel enquête donc afin de le retrouver, lui et plusieurs de ses amis. Étudiant de cinquième année, il était le fag de Redmond, jusqu’à ce que, mystérieusement, il soit transféré dans le dortoir  sur ordre du principal. Il était réputé comme possédant de grandes compétences en poésie et cricket, entre autres.
 Cependant, il est révélé qu’il martyrisait plusieurs étudiants lors de bizutages et qu’il les forçait à faire son travail, et qu’il consommait régulièrement de l’alcool, avec quoi il soudoyait le vice-principal. Découvrant sa véritable nature, horrible et égoïste, Herman le tua lors d’un accès de rage. Les préfets, voulant protéger l’école, conclurent un pacte avec Undertaker par le biais du Vicomte de Druitt. Derrick devient alors une , mais est finalement tué par Sebastian.

Dortoir Violet Wolf 
Le  est la  des étudiants excellent en arts. Ils sont caractérisés par leur style vestimentaire et capillaire décadent. Leur devise est « Légion fantôme ».

 
 Préfet du dortoir, il excelle en dessin mais se pose comme un étudiant réservé et peu loquace. Son style vestimentaire est excentrique et colle à l'image du dortoir. Il ne supporte pas la danse car cela lui donne la migraine. Il est expulsé de l’école lorsqu’on découvre son implication dans le meurtre de Derrick Arden. Il revient dans l'arc  en tant que membre du groupe musical Starlight Four dirigé par Blavat Sky.
 Dans un chapitre bonus, il apparaît en tant que l'un des sept nains de Blanche-Neige dans le rêve de Conan Doyle.

 Génie en musique, Cheslock apparaît comme étant un étudiant très compétitif et arrogant, dénigrant ceux des autres dortoirs. Il tient énormément aux camarades de sa maison et se montre honorable lorsque la situation le veut, se disant redevable envers Edward et les autres fags quand l’incendie allumé secrètement par Ciel ravage son dortoir.
 Il est le  de Violet, mais deviendra le préfet de son dortoir après l'expulsion de son prédécesseur.
 Il revient dans l'arc , où il intègre les Phantom Five, groupe musical créé par Ciel pour concurrencer celui des S4. À son grand étonnement, il est le seul à ne pas avoir de rôle prédéfini par Ciel, puisqu'il a déjà un style unique.
 Dans un chapitre bonus, il apparaît en tant que l'un des sept nains de Blanche-Neige dans le rêve de Conan Doyle.

Arc Green Witch 
Cet arc se déroule du chapitre 86 (T18) au chapitre 107 (T22).

Sur ordre de la Reine, Ciel est envoyé en Allemagne, dans le village de Wolfsschluch, afin d’enquêter sur des morts étranges. Selon une légende, les sorcières ayant survécu aux persécutions durant leur chasse se sont réfugiées dans une forêt, dite maudite, en Allemagne. La peur entoure cette forêt, tout le monde rapportant une malédiction qui s’abat sur les personnes s’y aventurant. En effet, il semble qu’un loup-garou, ayant fait un pacte avec une ancienne sorcière en échange de ses jambes, protège le village des sorcières et fait mourir dans d’atroces souffrances (visage déformé par des cloques, du sang craché en abondance, folie…) tous ceux qui l’aperçoivent.

 Surnommée  à cause de ses ancêtres sorcières, elle est la régente du village situé dans la forêt maudite. Jeune fille de 11 ans, elle regrette de ne pas connaître le monde extérieur et compte sur lui pour en savoir davantage. Fille du professeur Sullivan, Sieglinde est un véritable génie : à l'âge de 3 ans, elle savait déjà lire les composants du gaz moutarde. Lorsque Ciel et Sebastian sont frappés par la malédiction du loup-garou, elle les exorcise à temps. Elle prend un temps Sebastian à son service quand Ciel le rejette après une crise d’hystérie. C'est à cause de cette intelligence que Sieglinde va être utilisée et manipulée par le gouvernement allemand pour qu'elle puisse créer une arme chimique mortelle. Pour la garder sous contrôle, elle a été forcée de se bander les pieds dès son jeune âge, ce qui l'a rendue handicapée à vie. On lui a également fait croire que, de par ses grandes connaissances magiques, elle était la seule à pouvoir sauver le village de la malédiction. Sieglinde souffre beaucoup de cette vie, elle est ainsi très curieuse du monde extérieur et c'est pourquoi elle s'intéresse beaucoup à la vie de Ciel. Après avoir découvert les mensonges du village, elle s'échappe d'Allemagne avec Wolfram et arrive en Angleterre pour rencontrer la Reine. Dans l'arc , elle fabrique , une machine avec des pattes d'araignée grâce à laquelle elle peut se déplacer. Elle étudie les bouteilles de sang apportées par Sebastian pour comprendre le but des transfusions. Elle soigne Soma après l'attaque à la maison de Londres. C'est elle qui fabrique les produits dérivés des Phantom Five, et notamment les bâtons de lumière.
 Dans un chapitre bonus, elle apparaît en tant que Cendrillon dans le rêve de Conan Doyle.

 Protecteur de Sieglinde et intendant du Green Manor, il se méfie de Sebastian et Ciel dès leur arrivée et ne supporte pas l’emprise de Sebastian sur sa jeune maîtresse.
 Ancien Lieutenant dans l'armée allemande, il est devenu le majordome de Sieglinde. Depuis son plus jeune âge, il a été entraîné très rigoureusement par l'armée et a été choisi comme majordome d'après ses qualités au combat. Blessé dans la bataille par Hilde, il est soigné par Sieglinde et ils finissent par se réconcilier. Arrivant en Angleterre, Wolfram a du mal à se fondre dans la masse puisqu'il ne parle pas anglais. Sebastian lui donne alors des cours mais cela est laborieux et, puisqu'il s'énerve beaucoup contre le majordome, Wolfram doit utiliser le dictionnaire pour se faire comprendre dans les disputes. Dans l'arc , c'est lui qui met en évidence les transfusions sanguines lorsque Ciel craint d'avoir été empoisonné. Il assiste Sieglinde dans ses recherches sur les transfusions et se questionne sur le pourquoi du besoin aussi important de sang. Après lui en avoir pris un peu, Sieglinde lui annonce qu'il possède la composition de Canopus.
 Dans un chapitre bonus, il apparaît en tant que Marraine la bonne-fée de Cendrillon dans le rêve de Conan Doyle.

 Appelée , elle est la fondatrice du  et a pris sa propre fille, Sieglinde, comme sujet de test. Elle est obsédée par l'idée de créer l'arme chimique ultime pour l'Allemagne et a ainsi vendue sa fille pour son intelligence. Son visage a été brûlé et déformé à cause d'une explosion survenue il y a des années, lorsqu'elle recherchait des armes chimiques avec d'autres scientifiques. Elle est tuée par Sebastian alors qu'elle essayait de fuir le village avec des échantillons chimiques.

Arc Blue Cult 
Cet arc commence au chapitre 108 (T22).
Il se centre sur des thèmes en vogue vers les années 1880, comme les sciences occultes qui pouvaient tourner au mouvement de secte. C'est aussi les grandes années de ce que l'on appelait  pour les transfusions sanguines humaines, qui deviendront officielles avec la découverte des groupes sanguins en 1900. Également, il y a ajout d'anachronismes avec l'apparition des Boys band.

 Blavat assiste à toutes les assemblées du samedi soir au Sphere Music Hall. Diseur de bonne aventure, il lit l'avenir de ses clients dans une tasse où il verse un peu de leur sang, pris sur leur index par une aiguille. En réalité, Blavat se sert d'un liquide présent dans la tasse pour créer une réaction chimique avec le sang, afin de voir si ses clients sont compatibles avec les étoiles. Ces étoiles ne sont qu'un prétexte pour réaliser des transfusions de sang dont bénéficient quatre Lords nommés selon les étoiles. Blavat devient extrêmement populaire du fait de ses lectures qui tombent dans le mile à chaque fois. Il utilise les techniques des médiums, dont la lecture à froid, afin d'asseoir son don de voyance. Sa nature frivole et ses divinations énervent Edward, mais pique la curiosité d'Elizabeth, qui finit par rejoindre le culte. Après avoir conclu que Ciel est de Sirius, il lui donne un bracelet d'argent fin à l'effigie de l'étoile. Blavat a formé le groupe Starlight Four, composé des ex-P4, afin de rassembler les foules pour réussir à mener les transfusions sans éveiller les soupçons. Physiquement, Blavat a les yeux bleus, les cheveux de couleur lavande, une tresse tombant sur le côté gauche de son visage. Il a également plusieurs tatouages : des constellations sur ses bras, un soleil noir sur le dos de sa main gauche et une lune noire sur celui de sa main droite.
 Son nom fait directement référence à Helena Blavatsky, une médium pionnière de l'occultisme.

Starlight Four
 Groupe créé par Blavat Sky, il est composé des ex-préfets du Weston College : Herman Greenhill, Edgard Redmond, Lawrence Bluer et Gregory Violet. Ils sont surnommés les . Ils se produisent tous les quatre samedis au  devant un public (composé de toutes les autres classes sociales) qui les trouve . Blavat produit toutes leurs chansons, s'occupent de leurs costumes et les supervisent pour toutes leurs leçons de danse. Leur répertoire se compose ainsi de plusieurs chansons, dont , ,  et . Depuis , le groupe est officiellement dissout, puisque Scotland Yard le recherche pour l'arrêter à cause de son implication dans les activités illégales des derniers mois.

 Phantom Five
 Groupe créé par Ciel pour contrecarrer les S4. Il comprend cinq membres : Edward Midford, le leader ; Cheslock, aux instruments ; Soma ; Clayton et Joanne Harcourt. Excepté Cheslock, de par sa personnalité déjà unique, les autres membres sont caractérisés par un rôle prédéfini par Ciel : Edward est le bad-boy aguicheur et agressif, Joanne est la figure du petit frère diablotin, Clayton est l'intellectuel au sang-froid, et Soma le petit riche hautain. Leurs costumes sont assez provoquant et sexy, comportant des vestes en cuir, des hauts échancrés et des accessoires qui renvoient à leur rôle. Grâce aux techniques de Ciel pour attiser la curiosité du public, leur premier concert était déjà à guichet fermé quelques instants après les mises en vente des tickets. Leur popularité explose ainsi dès le départ et ne cesse de grimper ensuite. Ils se produisent dans le , créé en deux semaines par Ciel et qui se trouve juste en face du . Leur répertoire se compose de plusieurs chansons, dont  et . Grâce à leurs concerts, le Sphere Music Hall perd 20 % de son public. Le groupe est officiellement en pause depuis , Edward ayant été littéralement tiré de la scène par sa mère et est introuvable depuis.

Star Lords
 Lord Sirius a une seule étoile sur sa porte, ce qui implique qu'il est le plus important des quatre lords. De plus, les hommes qui enterrent les corps précisent qu'ils font cela pour lui, ce qui pourrait indiquer qu'il est l’Étoile Bleue dont parlent Violet et Polaris. Sirius est considérée comme l'étoile la plus rare, d'autant plus car il n'y a que 2 % de compatibilité. D'après Blavat, les personnes nées sous la protection de cette étoile sont , mais elles tendent également à l'hypocrisie. Le culte de cette étoile (et donc les transfusions) est célébré le vendredi au Sphere Music Hall.
 Lord Canopus a deux étoiles sur sa porte. Canopus est considérée comme l'étoile la plus lumineuse des quatre. Et est également le  sang le plus rare, puisqu'il n'y a que 10 % de compatibilité. D'après Blavat, les personnes nées sous la protection de cette étoile sont  et sont aussi obsédées par leurs hobbies. Le culte de cette étoile (et donc les transfusions) est célébré le jeudi au Sphere Music Hall.
 Lors Véga a trois étoiles sur sa porte. Véga a 44 % de compatibilité. Le culte de cette étoile (et donc les transfusions) est célébré le mardi au Sphere Music Hall.
 Lord Polaris a quatre étoiles sur sa porte. Polaris a 44 % de compatibilité. Le culte de cette étoile (et donc les transfusions) est célébré le lundi et le mercredi au Sphere Music Hall.

Autres 

 Souveraine de l'Angleterre, elle confie très souvent des missions à Ciel, qu’elle apprécie. Elle se lamente souvent sur la mort de son mari. Lors de l’affaire des meurtres au manoir Phantomhive, elle oblige Ciel à organiser un banquet en l’honneur de Georg von Siemens, qu’elle avait prévu de faire tuer par Grey ensuite. Elle semble s’intéresser au concept des , se demandant, à la fin de l’affaire , si cela serait bien d’en avoir à son service.
 Dans un chapitre bonus, elle apparaît en tant que mère-grand dans le rêve de Conan Doyle.
 Elle est une antagoniste dans l’anime et a fusionné avec les restes de son mari.

 
Domestique et garde du corps personnel de la Reine, c’est quelqu’un de calme, strict et profondément loyal à Victoria. Il passe la plupart de son temps à la consoler lorsqu’elle pleure sur la mort de son mari.

 
 Ce sont les majordomes et secrétaires privés de la Reine. Il semble qu'ils aient un travail mystérieux reposant sur les désirs de la Reine Victoria et sont ceux qui livrent le plus souvent les missives à Ciel.
 Dans un chapitre bonus, ils apparaissent en tant que chasseurs du Petit chaperon rouge dans le rêve de Conan Doyle.

 Le Comte Grey apparaît pour la première fois lors du banquet organisé par Ciel à la demande de la Reine. Il s’avère être derrière le meurtre qui se passe durant cette soirée et ce, à la demande de la Reine, qui a fait un temps accuser Ciel en guise de punition pour ne pas avoir respecté ses ordres. Il tue ainsi Georg von Siemens, mais également Karl Woodley. Gêné par Sebastian, qui a tout compris, il le poignarde dans le dos durant la nuit.
 Il est souvent très comique et mange plus que de raison, mais possède un grand tempérament et prône souvent l'utilisation de la violence plus que nécessaire. Il voit les combats plus comme un jeu et adore de ce fait les provoquer, notamment avec Sebastian à Pâques afin de récupérer l’œuf d’Elizabeth. Malgré cela, il a peur des fantômes et des serpents. Il provient d'une grande lignée de Comtes, assez célèbres pour avoir un thé à son nom. Grey n’apprécie pas du tout Ciel, l’appelant  et doute souvent de ses véritables intentions, surtout après ce qui s’est passé durant l'arc .

Contrairement à Grey, Phipps semble plus mature et discipliné. Il porte toujours son épée mais est peu enclin à l’utiliser. Il déteste le désordre, particulièrement au sujet des vêtements.

Abberline est un officier de Scotland Yard qui tente d'appliquer la justice le mieux possible. Son but est de faire de l'Angleterre un lieu sûr. Comme tout policier anglais, il ne porte pas d'arme car la pensée de l'époque est qu'il ne faut pas pointer d'arme sur les citoyens. Il assiste des enquêtes comme celles de Jack l’éventreur. Il est intéressé par Ciel Phantomhive, dont il souhaite connaître le secret et devenir son allié, bien que ce dernier ne soit pas de cet avis. Abberline prétend également qu'il était un peu comme Ciel quand il était jeune. Comme Sebastian, il arrive à faire rire Undertaker. Lorsque Ciel lui demande comment il fait, il répond : . Abberline statue que Ciel est, pas essence, l'opposition même de Scotland Yard, de par son pouvoir qu'il utilise pour clore les affaires des bas-fonds. Dans l'arc , Abberline arrête Ciel, en apprenant la supercherie, pour meurtres.
 Dans l'anime, il a une femme, Maria, et un enfant à naître. Il se fait tuer par Lau en voulant sauver Ciel.

Superintendant de Scotland Yard, il est chargé de résoudre toutes sortes d'enquêtes. Lorsque le surnaturel ou l'occulte sont impliqués, il est obligé de travailler avec les nobles du mal (notamment le chien de garde de la Reine, Ciel) ce qui l'énerve au plus haut point. Il est jaloux que tous les efforts qu'il fait ne soient pas mieux récompensés et ressent comme une trahison et un manque de confiance de la Reine quand cette dernière donne à Ciel accès à tant d'informations et surtout qu'elle lui laisse le champ libre. De par son rôle de chien de garde, Randall décrit Ciel comme un . Il le méprise donc, ne supportant pas qu'un  vole à la police la résolution de Jack l'éventreur. Ciel le traite souvent d'incompétent et de . En réalité, Randall déteste les Phantomhive à cause de l'arrogance et du fait que par leur rôle de chien de garde ils s'estiment être au-dessus de la loi.
 Dans l’anime, il essaie de se venger à plusieurs reprises (en lui cachant des informations, des enquêtes…) et annonce ouvertement qu'il n'aime pas Ciel. Particulièrement quand il l'enferme dans une tour (épisode 19 de la saison 1) en disant .

 Couturière officielle de Ciel et Elizabeth. Elle adore May Linn et reste indifférente face aux autres domestiques de la maison. Elle s’extasie sur le physique parfait de Ciel, bien qu’elle se désole qu’il ne grandisse toujours pas. Lors de la chasse aux œufs de Lizzy, elle fait équipe avec Edward, déçue de ne pas être avec une fille. Elle n'hésite pas à se déshabiller pour déstabiliser les adversaires. C'est elle qui crée les vêtements des S4, ainsi que les toges pour les événements spéciaux.

Servante d’Elizabeth, on a très peu d'information sur elle. Elle est très fidèle à sa maîtresse et est souvent avec des clochettes qu'elle secoue en disant  pour réconforter Lizzy. C’est elle qui met Lizzy au courant de la mort des Phantomhive. Dans l'arc , elle accompagne plusieurs fois Elizabeth au Sphere Music Hall. Depuis lors, elle doit y travailler. Après le raid de Scotland Yard, Paula est arrêtée. Prévenu, Edward lui demande où se trouve sa sœur et Paula explique qu'elle .
 C’est un personnage propre à l’anime, mais il a par la suite été intégré au manga.

 Pitt
 Il est journaliste indépendant et fait partie des nobles maléfiques. Il travaille souvent pour le Manoir, et était déjà présent du temps de Vincent Phantomhive. Tanaka lui offrit son aide et le nourrit lorsqu'il avait des problèmes d'argent. Pitt est un être très enjoué, toujours prêt à tout pour avoir un scoop. Il participe au plan machiavélique de Ciel afin de prouver les meurtres perpétrés par le Sphere Music Hall. Il prend sur le vif des photos de corps enterrés, puis les vend au  le lendemain. À la suite de cela, il s'amusera du fait que Ciel exécute les mêmes  que son père. Lors d'une conversation avec Ciel et Soma, Pitt précise que Vincent et Tanaka avaient du mal à gérer Ciel dans sa jeunesse. Lorsque Soma s'en étonne, il lui propose de regarder une vieille photo de la famille Phantomhive, ce qui met Ciel en colère et il la lui arrache des mains.

 Trafiquant de drogue Italien de la Mafia faisant partie de la famille Ferro, qui opère sous couverture en tant que compagnie commerciale. Ciel l’invite chez lui afin de savoir s’il est le mafieux qu’il recherche. En disant qu’il a obtenu de la drogue en Italie par Chlaus, Ciel se fait ensuite enlever par Azzuro. Sebastian arrive jusqu’à chez lui pour sauver son maître et se bat avec les gardes d’Azzuro. Ce dernier tente ensuite de le recruter, mais il est finalement tué.

 
Né le , il a 34 ans et est médecin à l’hôpital Karnstein. Il apparaît durant l’arc . Il a créé une association du nom de  dans laquelle il fait des expériences illégales sur des humains, essayant de les faire revenir d’entre les morts. Lorsqu’il se rend compte que ses expériences forment les , il fuit de peur de se faire tuer. Ryan est poursuivi par Ciel et Snake pour qu’il leur livre le détonateur qui peut stopper les zombies. Il finit par s’échapper mais est retrouvé par Grell et Ronald Knox. Lorsque le Vicomte de Druitt utilise le détonateur, il se rend compte qu’il ne marche pas et Ryan demande à Undertaker pourquoi il l’a roulé. Ryan meurt lorsque le paquebot coule.
 Le nom du personnage fait référence à celui de Bram Stoker, l'auteur de Dracula.

Personnages de l'anime 
L'adaptation anime étant différente du manga, des personnages inexistants originellement ont été créés. La seconde saison est un hors-série complet, dépendant cependant de la fin de la saison 1 (également hors-série).

 
Pluton est un chien des Enfers (surnommé "Pluplu" par Finnian et "Sac à puces" par Ciel). Il peut soit être sous forme humaine quand il est heureux ou excité (mais se retrouve généralement nu et ne se comporte guère comme un humain), soit sous forme d’un loup blanc géant qui crache des flammes. Il est apprécié de Finnian, mais il n’écoute que Sebastian, qui semble avoir un certain pouvoir sur lui grâce à sa nature démoniaque. Quand il apparaît dans l’histoire, il est sous les ordres d’Angela, qui l'offre à Sebastian, lors d'une mission à Houndsowth. Il meurt à la fin de la saison 1.

 
À première vue, il vend des jouets dans une boutique. Il est roux, porte un haut de forme et un lys tatoué sous l'œil droit. Il apparaît principalement dans les épisodes 10, 11 et 12 de la première saison.
Drocell Keinz est un personnage énigmatique, qui semble obéir à Angela/Ash. Il a pour mission de retrouver les propriétaires du Fragment du diamant Hope (semblable à celui de Ciel). En fait, le fragment du diamant Hope a été divisé en deux et le plus petit des fragments a été subtilisé, mais les deux sont devenus des bagues.
Le Maître de Drocell Keinz (une petite poupée de bois contrôlée par Angela/Ash) voulait créer d'autres poupées pour "immortaliser" la beauté qui, selon lui, est une chose éphémère. Il a donc chargé Drocell d'envoyer l'anneau à des petites filles particulièrement jolies avant de les attirer dans sa boutique grâce à sa musique, afin de les transformer en poupées vivantes. Il change les matériaux de construction pour les rendre encore plus résistantes et plus réussies (en commençant par du bois pour arriver jusqu'à l'or). Il transformera d'ailleurs Lizzie en poupée et la manipulera avec des fils invisibles de marionnette. Ciel arrive à découvrir qu'il enlève les jeunes filles dont Elisabeth et le fait tuer par Sebastian.
Drocell peut manier des fils invisibles pour emprisonner ses adversaires et utilise la célèbre comptine anglaise  (tout en modifiant les paroles) pour contrôler ses armées de poupées. Sebastian arrive à trouver une parade : il suffit de chanter sur le même air que les poupées, qui ne sont pas résistantes, permettant ainsi de les briser (même celles d'acier).
Il pensait être humain mais malheureusement ce n'est pas le cas, car après que Sebastian l'a battu, on découvre qu'il est lui aussi une poupée et que sa tête était faite de paille.

  / 
Cette femme aux yeux de couleur violette aux cheveux blancs, qui semble être assez bienveillante, est en fait un ange maléfique. Elle peut également prendre la forme d’un homme, et se fait alors appeler Ash. C’est elle (ou lui, car ce personnage est hermaphrodite) qui commande Pluton au début de la série. Elle s’en sert pour faire régner la terreur dans un village, puis pour tuer son maître (Angela en était la domestique). Il/elle a une relation avec Pluton que l'on découvre dans l'épisode 08, comme le dit Sebastian : . Sous la forme d’Ash, il/elle est le majordome de la Reine Victoria. C’est elle/lui qui est à l’origine de la mort des parents de Ciel et elle est prête à tout pour se débarrasser de lui dont il/elle considère l’existence comme étant inutile et impure. Sebastian a des doutes concernant sa relation avec les Dieux de la mort, mais il est loin de se douter que c’est un ange.
 Ayant sombré dans un  plus destructeur encore que ne peuvent l'être les démons, son unique objectif est la purification du Royaume d’Angleterre, puis de la Terre entière. Elle sera finalement tuée par Sebastian qui aura recours à sa véritable forme. Elle a tranché le cadavre des parents de Ciel en deux pour les recoudre, et a également pris le buste du cadavre du prince Albert de Saxe-Cobourg pour le réunir au corps de la Reine Victoria, qui voulait auparavant se suicider. Tous ces crimes sont en fait pour Ash des rites de purification, et une manière de réunir les êtres chers que le destin a séparé. Il tuera la reine car il trouvait qu'elle avait un regard de poisson, pas celui d'une vraie reine, surtout que le corps de son mari pourrissait et qu'elle ne voulait pas qu'Ash la purifie, il trouvait cela pathétique. Il brûle Londres à l'aide de Pluton pour purifier la ville, ce qui n'est qu'une étape dans son plan de la purification de la Terre entière. Il construit un  qui a été fabriqué avec des milliers de sacrifices. À ce sujet, Sebastian dit : . Sebastian, voyant la débauche et la folie de Ash/Angela, suppose également qu'il/elle serait un ange déchu. Ash se fait finalement tuer par Sebastian lorsque celui-ci prend sa forme originelle.

 
De son nom véritable Jim Macken, c'est un Comte anglais d'environ 14 ans (il est âgé d’un an de plus que Ciel) présent dans la saison 2. Étant un enfant pauvre d'un petit village de campagne et orphelin, il n'avait pas beaucoup d'amis, à part Luka Macken, son petit frère. Un jour, furieux de voir que Luka a eu une fois de plus des ennuis avec le boulanger du village (le boulanger avait lancé une pierre à la tête de Luka), Alois maudit les villageois et se mit à souhaiter ouvertement leur mort. Il ignorait que Luka aurait à cœur d'essayer de réaliser son souhait, et encore moins qu'il avait un moyen pour cela : invoquer un démon (en l'occurrence un démon femelle, Hannah). Luka réussit à rentrer en contact avec Hannah et il passa un pacte avec elle (Hannah devait réaliser le souhait d'Alois, tuer tout le monde dans le village sauf Alois et une femme qui a été gentille avec lui). Ensuite, Luka lui donnerait son âme. Alois souffrit terriblement de perdre la seule personne qui comptait pour lui et devint instable psychologiquement, se prêtant plus tard à des activités psychopathes (comme crever l’œil d'Hannah sur un coup de tête, sans aucun regret). Une fois seul, celui-ci fut raflé par une bande d'hommes, pour l'amener chez le Comte Trancy, en compagnie d'autres petits garçons orphelins. Le Comte le battra et l'utilisera pour assouvir ses penchants sexuels. C'est alors qu'Alois va entendre des rumeurs au sujet d'un elfe dans la forêt. Alois suivra le rituel pour appeler l'elfe qui sera en fait un démon araignée, Claude Faustus.
Alois conclut un pacte avec Claude afin de sortir de cet enfer (il est hautement probable que ce soit Claude sur ordre d'Alois qui ait tué le Comte Trancy, qui est déjà mort dans l'épisode 1). Après la mort du Comte Trancy, il réussit à se faire passer pour le fils du ce dernier, qui avait été enlevé et avait disparu des années plus tôt. Aux commandes de la maison Trancy, Alois apprend qu'il fait partie des nobles maléfiques au même titre que les Phantomhive, et qu'il est l'araignée de la reine chargé de  (il semble que les Phantomhive doivent plutôt mener l'enquête et que les Trancy soient chargés des basses besognes). Claude explique à Alois que la mort de Luka serait l'œuvre de Sebastian, un autre démon qui a passé un pacte avec Ciel Phantomhive. Dans un premier temps, on pourrait penser que c'est à cause d'une vieille rivalité avec Sebastian, que Claude veut faire croire cela à Alois, mais il est plus probable que ce soit pour donner à son maître un ennemi à combattre, et ainsi améliorer le goût de son âme. Alois va vouloir se venger et mettre la main sur Ciel pour faire souffrir Sebastian et se venger de lui. Il va envoyer Claude capturer Ciel mais ce dernier est toujours avec son  et il se voit donc obligé d'attendre pour agir. Profitant du fait que Sebastian vient de perdre un bras dans un combat éprouvant contre l’ange Ash (à la fin de la saison 1), il va se transformer en araignée, manipuler un corbeau et réussir à se glisser sur l'épaule de Ciel alors que celui-ci offrait son âme à Sebastian (car ce dernier venait d'accomplir la vengeance de son maître).
Alois porte le signe de son pacte avec Claude Faustus sur sa langue (l'endroit sur le corps est assez visible, ce qui laisse supposer que le pacte est assez puissant). Alois a lui aussi perdu ses parents dans un incendie tout comme Ciel et, tout comme l'héritier de la maison des Phantomhive, son unique but est sa vengeance. Il a ainsi une relation particulière avec Ciel, oscillant entre haine et amour. Alois est assez semblable à Ciel dans sa condition d'être humain : ils sont tous les deux des êtres égoïstes, qui n'usent du pouvoir du démon que pour leur propre personne. Malgré cela, la relation d'Alois avec Claude est différente par rapport à celle de Ciel et Sebastian : Alois a une véritable addiction pour le démon, oubliant que c'est un être capable de mensonge et de trahison, et il utilise sa présence pour combler un vide dans son cœur. Physiquement, il est de taille normale (il est plus grand que Ciel) avec des cheveux blonds et de grands yeux bleu clair. Il porte un long manteau violet, porté la plupart du temps au-dessus d'un gilet vert. Il arbore aussi un short très court avec des chaussettes noires montantes. Ses couleurs prédominantes sont le violet et le vert. Dans le dernier épisode, tandis que Claude et Sebastian se livrent un combat sans merci, Hannah conclut un pacte avec Alois, alors mourant. Il accepte d’être aspiré en elle afin de retrouver Luka si Hannah exécute son dernier souhait : priver Sebastian de Ciel (ou plutôt l’empêcher d’avoir son âme, afin de le punir). Ce dernier étant isolé puisque Sebastian combat, il se retrouve confronter à Hannah, qui le blesse mortellement. Tombant alors dans la mer, Ciel meurt peu à peu jusqu’à ce qu’il rouvre soudainement ses yeux, devenus rouge.

 
Claude Faustus est un démon. C'est le majordome d'Alois Trancy et aussi l'ennemi de Sebastian dans la saison 2. Comme Sebastian, il est aussi fort, cultivé, habile et il a toutes ses qualités. Il a des cheveux bruns/noirs, des yeux jaunes et porte des lunettes. Il a comme arme officielle l'épée légendaire des démons ou la  qui se nomme  et qui est cachée dans le corps d'Hannah. À chaque ordre donné par son maître, il répond : , comme Sebastian dit au sien : . Il ne cesse de dire : , telle est la devise du majordome des Trancy. Il finira par être lassé d'Alois quand il le verra renoncer à sa vengeance à cause de la peur. En effet, Alois semble avoir plus de mal que Ciel à aller jusqu'au bout de sa vengeance, et il finira même par appeler Claude à l'aide ou encore supplier Ciel de l'épargner alors que .
Claude préfère alors essayer de prendre l'âme de Ciel au lieu de celle d'Alois (conformément aux ordres d'Alois d'ailleurs), car il la sent délicieuse, telle l’âme ultime. Claude a dit à Alois que c'est Sebastian qui a tué son frère (et les gens de son village) et que ce dernier était sous les ordres de Ciel. En fait, celui qui a fait tout ça est une femme, Hannah. Il est très probable que Claude ait utilisé ce mensonge pour motiver Alois à se venger et à commettre de mauvaises actions afin de donner meilleur goût à son âme et pouvoir la manger. On apprend que c’est Claude qui a  l’âme de Ciel à Sebastian à la fin de la première saison, car il avait déjà senti la saveur délicieuse de cette âme. Il est ainsi jaloux de Sebastian. La vengeance d'Alois consistait à posséder Ciel, qu'il soit tout à lui afin d'humilier Sebastian. Il déteste la lâcheté et c'est pour cela qu'il tue Alois. Claude peut être invoqué en mettant une toile d'araignée mouillée par la rosée sur son visage comme un voile en disant : . Il apparaît alors sur une toile d'araignée géante sous forme d'araignée sous une pluie de cendre. Cette phrase sert aussi à augmenter sa puissance et à faire briller le sceau quand il combat. Sebastian l'a même surnommé : . Dans le dernier épisode, Claude est tué par Sebastian, qui lui porte un coup fatal avec la Laevatein après un combat épique.

 
Hannah est la femme de chambre de la famille Trancy et joue donc le même rôle que May Linn chez les Phantomhive.
C'est une femme assez belle avec des cheveux gris argenté, des yeux bleu foncé et semble douce et aimante. Elle est aussi une démone très puissante, au même titre que Sebastian et Claude. C'est elle qui donne des ordres aux Triplés Thompson.
Elle a été invoquée par Luka pour tuer et détruire son village. Celui-ci voulait aider Alois à se venger des villageois, qui leur faisaient subir des brimades car, comme Alois et Luka étaient pauvres, ils étaient obligés de les voler pour avoir de quoi manger.
Hannah détestait les êtres humains jusqu'à ce que Luka lui dise merci alors qu'elle s'apprêtait à manger son âme. Cependant cela n'a pas empêché Luka de conclure un  pacte avec elle pour qu'elle aide Alois à résoudre ses problèmes avec le comte Trancy. Elle est donc devenue la servante d'Alois pour réaliser le vœu de Luka, qui voulait continuer à veiller sur son frère et faire son bonheur.
Elle semble craindre son maître, qui un jour lui creva l'œil gauche, mais c'est surtout pour cacher sa véritable identité. Son corps contient une épée démoniaque et très rare, la Laevatein. C'est l'une des seules armes avec les faux des dieux de la mort qui peuvent tuer les démons. Tout comme Sebastian et Claude, elle a été sensible à la gentillesse et la pureté de Ciel, mais moins que Claude car elle n'a jamais dévié de son but. Elle révèle à Alois la vérité, à savoir que c'est elle qui a contracté un pacte avec Luka, et qu'elle peut réunir les deux âmes en son sein : elle est la seule à déclarer à Alois qu'elle l'aime, tandis que ce dernier la maltraitait en croyant que Claude avait de bons sentiments pour lui. Elle veut que l'âme de Luka, celle d'Alois, celle de Claude et la sienne soient réunies dans l'au-delà.
 Dans le dernier épisode, tandis que Claude et Sebastian se livrent un combat sans merci, Hannah conclut un pacte avec Alois, alors mourant. Il accepte d’être aspiré en elle afin de retrouver Luka si Hannah exécute son dernier souhait : priver Sebastian de Ciel. Ce dernier étant isolé puisque Sebastian combat, il se retrouve confronter à Hannah, qui le blesse mortellement. Tombant alors dans la mer, Ciel meurt peu à peu jusqu’à ce qu’il rouvre soudainement ses yeux, devenus rouge.

 , , 
Aussi appelés les "ThoTimCan", ce sont des triplés au service d'Alois Trancy. Ce sont aussi des démons. Ils ne parlent pas ou très peu et toujours à voix basse, car quand ils parlent à voix haute, ils se montrent très malpolis.
À première vue, on ne les différencie pas mais on remarque qu'ils n'ont pas la même coupe de cheveux. On apprend plus tard, qu'ils sont également les serviteurs de Hannah, lorsqu'elle est en "mode démon".

 
Luka est le petit frère d'Alois. Il a passé un contrat avec Hannah pour que le souhait de son frère se réalise afin qu'il puisse trouver le bonheur. En effet, Alois voulait que le village, avec tous ses habitants qui les haïssaient, soit brûlé et que personne ne survive. Il disait souvent à Alois  quand ce dernier lui demandait un service et que Luka acceptait. Il ne pouvait savoir que quelqu'un d'autre (Claude) réutiliserait cette expression.
Quand son heure fut venue, il remercia Hannah pour avoir réalisé son vœu. Cette dernière en fut très émue car c'était la première fois qu'on la remerciait alors qu'elle allait voler une âme. Luka a demandé à Hannah d'exaucer un autre souhait après qu'elle a pris son âme. Luka rêvait que Hannah, lui, Aloïs et Claude soient ensemble dans l'au-delà. On ignore ce qu'Hannah a fait du corps de Luka après qu'Alois est parti du village et l'a tenu dans ses bras.

Edouard Abberline
Edouard, tout comme son frère, est un officier de Scotland Yard. Il apparaît pour la première fois dans l'épisode 4 de la saison 2. Il est également un idéaliste, mais on ignore quelle relation il entretenait avec son frère. En effet, dans la saison 1, Fred Abberline dit qu'il n'avait pas de famille (et même qu'il était orphelin et qu'il a dû travailler très dur étant jeune) alors que son frère était bel et bien vivant.
Dans l'épisode 3, on voit Edouard regretter le fait de ne plus pouvoir déguster de tarte à l'anguille avec son frère. S'ils s'entendaient si mal, la mort de son frère ne devrait pas l'attrister plus que cela…
Autre point commun, et non des moindres, Edouard a été muté au poste occupé précédemment par son frère. On ignore si c'est à la suite de sa demande ou bien si c'est Sir Randall qui le lui a demandé. Peut-être qu'Edouard a décidé d'enquêter sur la mort de son frère. En effet, les nobles du mal peuvent faire disparaître les dossiers compromettant facilement (c'est même une des spécialités de la famille Trancy). Contrairement à son frère, il est moustachu.

Références 

Liste de personnages de manga
Liste de personnages d'anime
Black Butler